Список всех описанных видов пауков семейства Theridiidae на 17 декабря 2013 года.

Achaearanea 
Achaearanea Strand, 1929
 Achaearanea alboinsignita Locket, 1980 — Коморские острова
 Achaearanea baltoformis Yin & Peng, 2012 — Китай
 Achaearanea biarclata Yin & Bao, 2012 — Китай
 Achaearanea budana Tikader, 1970 — Индия
 Achaearanea coilioducta Yin, 2012 — Китай
 Achaearanea diglipuriensis Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Achaearanea disparata Denis, 1965 — Габон, Кот-д’Ивуар
 Achaearanea diversipes (Rainbow, 1920) — Норфолк, Лорд-Хау
 Achaearanea dubitabilis Wunderlich, 1987 — Канарские Острова
 Achaearanea durgae Tikader, 1970 — Индия
 Achaearanea epicosma (Rainbow, 1920) — Лорд-Хау
 Achaearanea extumida Xing, Gao & Zhu, 1994 — Китай
 Achaearanea flavomaculata Yin, 2012 — Китай
 Achaearanea globispira Henschel & Jocque, 1994 — Южная Африка
 Achaearanea hieroglyphica (Mello-Leitao, 1940) — Перу, Бразилия, Французская Гвиана
 Achaearanea inopinata Brignoli, 1972 — Венесуэла
 Achaearanea linhan Yin & Bao, 2012 — Китай
 Achaearanea machaera Levi, 1959 — Панама
 Achaearanea maricaoensis (Bryant, 1942) — Панама, Пуэрто-Рико
 Achaearanea micratula (Banks, 1909) — Коста-Рика
 Achaearanea nigrodecorata (Rainbow, 1920) — Лорд-Хау
 Achaearanea palgongensis Seo, 1993 — Корея
 Achaearanea propera (Keyserling, 1890) — Новый Южный Уэльс, Тасмания, Лорд-Хау
 Achaearanea septemguttata (Simon, 1909) — Вьетнам
 Achaearanea simaoica Zhu, 1998 — Китай
 Achaearanea tingo Levi, 1963 — Перу, Бразилия
 Achaearanea trapezoidalis (Taczanowski, 1873) — от Панамы до Парагвая
 Achaearanea triangularis Patel, 2005 — Индия

Achaearyopa 
Achaearyopa Barrion & Litsinger, 1995
 Achaearyopa pnaca Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины

Achaeridion 
Achaeridion Wunderlich, 2008
 Achaeridion conigerum (Simon, 1914) — Европа, Россия

Allothymoites 
Allothymoites Ono, 2007
 Allothymoites kumadai Ono, 2007 — Япония

Ameridion 
Ameridion Wunderlich, 1995
 Ameridion armouri (Levi, 1959) — Панама, Тринидад
 Ameridion aspersum (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Гватемала
 Ameridion atlixco (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion bridgesi (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion chilapa (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion clemens (Levi, 1959) — Ямайка
 Ameridion cobanum (Levi, 1959) — Гватемала
 Ameridion colima (Levi, 1959) — Мексика, Эквадор
 Ameridion lathropi (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion malkini (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion marvum (Levi, 1959) — Панама, Венесуэла
 Ameridion moctezuma (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion musawas (Levi, 1959) — Никарагуа
 Ameridion paidiscum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion panum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion petrum (Levi, 1959) — Панама, Тринидад, Перу
 Ameridion plantatum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion progum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion quantum (Levi, 1959) — Коста-Рика, Панама
 Ameridion reservum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion rinconense (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion ruinum (Levi, 1959) — Мексика
 Ameridion schmidti (Levi, 1959) — Коста-Рика
 Ameridion signaculum (Levi, 1959) — Панама, Бразилия
 Ameridion signum (Levi, 1959) — Панама
 Ameridion tempum (Levi, 1959) — Панама, Бразилия
 Ameridion unanimum (Keyserling, 1891) — от Мексики до Бразилии

Anatea 
Anatea Berland, 1927
 Anatea formicaria Berland, 1927 — Новая Каледония

Anatolidion 
Anatolidion Wunderlich, 2008
 Anatolidion gentile (Simon, 1881) — Корсика, Италия, Греция, Турция, Марокко, Алжир

Anelosimus 
Anelosimus Simon, 1891
 Anelosimus agnar Agnarsson, 2006 — Малайзия
 Anelosimus amelie Agnarsson, 2009 — Коморские острова
 Anelosimus analyticus (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Anelosimus andasibe Agnarsson & Kuntner, 2005 — Мадагаскар
 Anelosimus arizona Agnarsson, 2006 — США, Мексика
 Anelosimus baeza Agnarsson, 2006 — от Мексики до Бразилии
 Anelosimus bali Agnarsson, 2012 — Бали
 Anelosimus biglebowski Agnarsson, 2006 — Танзания
 Anelosimus chickeringi Levi, 1956 — от Мексики до Перу
 Anelosimus chonganicus Zhu, 1998 — Китай
 Anelosimus crassipes (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония, Острова Рюкю
 Anelosimus decaryi (Fage, 1930) — Альдабра, Мадагаскар, Коморские острова
 Anelosimus dialeucon (Simon, 1890) — Aden
 Anelosimus domingo Levi, 1963 — от Колумбии до Суринама и Перу
 Anelosimus dubiosus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Anelosimus dubius (Tullgren, 1910) — Танзания
 Anelosimus dude Agnarsson, 2006 — Танзания
 Anelosimus eidur Agnarsson, 2012 — Новая Гвинея
 Anelosimus elegans Agnarsson, 2006 — от Мексики до Перу
 Anelosimus ethicus (Keyserling, 1884) — Бразилия
 Anelosimus exiguus Yoshida, 1986 — Китай, Япония, Острова Рюкю
 Anelosimus eximius (Keyserling, 1884) — Малые Антильские острова, от Панамы до Аргентины
 Anelosimus fraternus Agnarsson, 2006 — Гаити
 Anelosimus guacamayos Agnarsson, 2006 — Эквадор
 Anelosimus inhandava Agnarsson, 2005 — Бразилия, Аргентина
 Anelosimus iwawakiensis Yoshida, 1986 — Корея, Япония
 Anelosimus jabaquara Levi, 1956 — Бразилия
 Anelosimus jucundus (O. P.-Cambridge, 1896) — от Мексики до Аргентины
 Anelosimus kohi Yoshida, 1993 — Малайзия, Сингапур
 Anelosimus linda Agnarsson, 2006 — Малайзия
 Anelosimus lorenzo Fowler & Levi, 1979 — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Anelosimus luckyi Agnarsson, 2012 — Новая Гвинея
 Anelosimus may Agnarsson, 2005 — Мадагаскар
 Anelosimus membranaceus Zhang, Liu & Zhang, 2011 — Китай
 Anelosimus misiones Agnarsson, 2005 — Аргентина
 Anelosimus monskenyensis Agnarsson, 2006 — Кения
 Anelosimus nazariani Agnarsson & Kuntner, 2005 — Мадагаскар
 Anelosimus nelsoni Agnarsson, 2006 — Южная Африка
 Anelosimus nigrescens (Keyserling, 1884) — Гайана, Бразилия
 Anelosimus octavius Agnarsson, 2006 — от Мексики до Коста-Рики
 Anelosimus oritoyacu Agnarsson, 2006 — от Мексики до Эквадора
 Anelosimus pacificus Levi, 1956 — от Мексики до Коста-Рикиа, Ямайка
 Anelosimus pantanal Agnarsson, 2006 — Бразилия
 Anelosimus placens (Blackwall, 1877) — Сейшеллы
 Anelosimus pomio Agnarsson, 2012 — Новая Британия
 Anelosimus potmosbi Agnarsson, 2012 — Новая Гвинея
 Anelosimus pratchetti Agnarsson, 2012 — Новый Южный Уэльс
 Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802) — Европа до России, Северная Африка
 Anelosimus puravida Agnarsson, 2006 — от Гватемалы до Панамы
 Anelosimus rabus Levi, 1963 — Бразилия
 Anelosimus rupununi Levi, 1956 — от Тринидада до Бразилии
 Anelosimus sallee Agnarsson & Kuntner, 2005 — Мадагаскар
 Anelosimus salut Agnarsson & Kuntner, 2005 — Мадагаскар
 Anelosimus seximaculatus (Zhu, 1998) — Китай
 Anelosimus studiosus (Hentz, 1850) — от США до Аргентины
 Anelosimus subcrassipes Zhang, Liu & Zhang, 2011 — Китай
 Anelosimus sulawesi Agnarsson, 2006 — Сулавеси
 Anelosimus sumisolena Agnarsson, 2005 — Бразилия
 Anelosimus taiwanicus Yoshida, 1986 — Тайвань, Кракатау
 Anelosimus terraincognita Agnarsson, 2012 — вероятно Australasia
 Anelosimus tosus (Chamberlin, 1916) — от Мексики до Перу
 Anelosimus vierae Agnarsson, 2012 — Уругвай
 Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) — Палеарктика
 Anelosimus vondrona Agnarsson & Kuntner, 2005 — Мадагаскар

Argyrodella 
Argyrodella Saaristo, 2006
 Argyrodella pusillus (Saaristo, 1978) — Сейшеллы

Argyrodes 
Argyrodes Simon, 1864
 Argyrodes abscissus O. P.-Cambridge, 1880 — Мадагаскар
 Argyrodes alannae Grostal, 1999 — Восточная Австралия
 Argyrodes ambalikae Tikader, 1970 — Индия
 Argyrodes amboinensis Thorell, 1878 — Сулавеси, Amboina, Новая Гвинея, Новая Каледония
 Argyrodes andamanensis Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Argyrodes antipodianus O. P.-Cambridge, 1880 — Австралия, Новая Каледония, Новая Зеландия
 Argyrodes apiculatus Thorell, 1895 — Мьянма
 Argyrodes argentatus O. P.-Cambridge, 1880 — Индия, Китай, Вест-Индия, Гавайи
 Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841) — Средиземноморье до Западной Африки, Сейшеллы
 Argyrodes atriapicatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Argyrodes bandanus Strand, 1911 — Банда
 Argyrodes benedicti Lopez, 1988 — Французская Гвиана
 Argyrodes binotatus Rainbow, 1915 — Австралия
 Argyrodes bonadea (Karsch, 1881) — Китай, Корея, Тайвань, Япония, Филиппины
 Argyrodes borbonicus Lopez, 1990 — Реюньон
 Argyrodes callipygus Thorell, 1895 — Мьянма
 Argyrodes calmettei Lopez, 1990 — Реюньон
 Argyrodes chionus Roberts, 1983 — Альдабра
 Argyrodes chiriatapuensis Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Argyrodes coactatus Lopez, 1988 — Французская Гвиана
 Argyrodes cognatus (Blackwall, 1877) — Сейшеллы
 Argyrodes convivans Lawrence, 1937 — Южная Африка
 Argyrodes cylindratus Thorell, 1898 — от Мьянмы до Японии
 Argyrodes cyrtophorae Tikader, 1963 — Индия
 Argyrodes delicatulus Thorell, 1878 — Amboina
 Argyrodes dipali Tikader, 1963 — Индия
 Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 — от США до Аргентины, Галапагоссы
 Argyrodes exlineae (Caporiacco, 1949) — Кения
 Argyrodes fasciatus Thorell, 1892 — Малайзия, Сингапур
 Argyrodes fissifrons O. P.-Cambridge, 1869 — от Шри-Ланки до Китая, Австралия
 Argyrodes fissifrons terressae Thorell, 1891 — Никобарские острова
 Argyrodes fissifrontellus Saaristo, 1978 — Сейшеллы
 Argyrodes flavescens O. P.-Cambridge, 1880 — Индия, от Шри-Ланки до Японии, Новая Гвинея
 Argyrodes flavipes Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Argyrodes fragilis Thorell, 1877 — Сулавеси
 Argyrodes gazedes Tikader, 1970 — Индия
 Argyrodes gazingensis Tikader, 1970 — Индия
 Argyrodes gemmatus Rainbow, 1920 — Лорд-Хау
 Argyrodes gouri Tikader, 1963 — Индия
 Argyrodes gracilis (L. Koch, 1872) — Лорд-Хау, Новая Каледония, Самоа
 Argyrodes hawaiiensis Simon, 1900 — Гавайи
 Argyrodes ilipoepoe Rivera & Gillespie, 2010 — Гавайи
 Argyrodes incertus Wunderlich, 1987 — Канарские Острова
 Argyrodes incisifrons Keyserling, 1890 — Квинсленд
 Argyrodes incursus Gray & Anderson, 1989 — Новый Южный Уэльс, Лорд-Хау
 Argyrodes insectus Schmidt, 2005 — Кабо-Верде
 Argyrodes jamkhedes Tikader, 1963 — Индия
 Argyrodes kratochvili (Caporiacco, 1949) — Кения
 Argyrodes kualensis Hogg, 1927 — Малайзия
 Argyrodes kulczynskii (Roewer, 1942) — Новая Гвинея
 Argyrodes kumadai Chida & Tanikawa, 1999 — Китай, Тайвань, Япония
 Argyrodes laja Rivera & Gillespie, 2010 — Гавайи
 Argyrodes lanyuensis Yoshida, Tso & Severinghaus, 1998 — Тайвань
 Argyrodes lepidus O. P.-Cambridge, 1879 — Новая Зеландия
 Argyrodes levuca Strand, 1915 — Фиджи
 Argyrodes maculiger Strand, 1911 — Острова Кай
 Argyrodes margaritarius (Rainbow, 1894) — Новый Южный Уэльс
 Argyrodes mellissi (O. P.-Cambridge, 1869) — Остров Святой Елены
 Argyrodes mertoni Strand, 1911 — Ару
 Argyrodes meus Strand, 1907 — Мадагаскар
 Argyrodes meus poecilior Strand, 1913 — Центральная Африка
 Argyrodes miltosus Zhu & Song, 1991 — Китай
 Argyrodes minax O. P.-Cambridge, 1880 — Мадагаскар, Коморские острова
 Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1857) — Корея, от Японии до Австралии
 Argyrodes modestus Thorell, 1899 — Камерун
 Argyrodes nasutus O. P.-Cambridge, 1880 — Шри-Ланка
 Argyrodes neocaledonicus Berland, 1924 — Новая Каледония
 Argyrodes nephilae Taczanowski, 1873 — США, от Вест-Индии до Аргентины, Галапагоссы, Индия
 Argyrodes parcestellatus Simon, 1909 — Вьетнам
 Argyrodes pluto Banks, 1906 — США, Мексика, Ямайка
 Argyrodes praeacutus Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея
 Argyrodes projeles Tikader, 1970 — Индия
 Argyrodes rainbowi (Roewer, 1942) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Argyrodes reticola Strand, 1911 — Ару
 Argyrodes rostratus Blackwall, 1877 — Сейшеллы
 Argyrodes samoensis O. P.-Cambridge, 1880 — Новая Каледония, Самоа
 Argyrodes scapulatus Schmidt & Piepho, 1994 — Кабо-Верде
 Argyrodes scintillulanus O. P.-Cambridge, 1880 — Индия, Шри-Ланка
 Argyrodes sextuberculosus Strand, 1908 — Мозамбик, Мадагаскар
 Argyrodes sextuberculosus dilutior (Caporiacco, 1940) — Эфиопия
 Argyrodes strandi (Caporiacco, 1940) — Эфиопия
 Argyrodes stridulator Lawrence, 1937 — Южная Африка
 Argyrodes sublimis L. Koch, 1872 — Фиджи
 Argyrodes sundaicus (Doleschall, 1859) — Таиланд, Ява, Новая Британия
 Argyrodes tenuis Thorell, 1877 — Сулавеси
 Argyrodes tenuis infumatus Thorell, 1878 — Amboina
 Argyrodes tripunctatus Simon, 1877 — Филиппины
 Argyrodes unimaculatus (Marples, 1955) — Самоа, Тонгатапу, Ниуэ
 Argyrodes vatovae (Caporiacco, 1940) — Эфиопия
 Argyrodes viridis (Vinson, 1863) — Мадагаскар, Реюньон
 Argyrodes vittatus Bradley, 1877 — Новая Гвинея
 Argyrodes weyrauchi Exline & Levi, 1962 — Перу
 Argyrodes wolfi Strand, 1911 — Новая Гвинея
 Argyrodes yunnanensis Xu, Yin & Kim, 2000 — Китай
 Argyrodes zhui Zhu & Song, 1991 — Китай
 Argyrodes zonatus (Walckenaer, 1841) — Восточная Африка, Мадагаскар, Реюньон, Биоко
 Argyrodes zonatus occidentalis Simon, 1903 — Гвинея-Бисау

Ariamnes 
Ariamnes Thorell, 1869
 Ariamnes alepeleke Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes attenuatus O. P.-Cambridge, 1881 — Коста-Рика, от Вест-Индии до Аргентины
 Ariamnes birgitae Strand, 1917 — Мьянма
 Ariamnes campestratus Simon, 1903 — Габон, Конго
 Ariamnes colubrinus Keyserling, 1890 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Лорд-Хау
 Ariamnes corniger Simon, 1900 — Гавайи
 Ariamnes cylindrogaster Simon, 1889 — Китай, Лаос, Корея, Тайвань, Япония
 Ariamnes flagellum (Doleschall, 1857) — Юго-Восточная Азия, Австралия
 Ariamnes flagellum nigritus Simon, 1901 — Юго-Восточная Азия
 Ariamnes haitensis (Exline & Levi, 1962) — Гаити
 Ariamnes helminthoides Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Ariamnes hiwa Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes huinakolu Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes jeanneli Berland, 1920 — Восточная Африка
 Ariamnes kahili Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes laau Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes longissimus Keyserling, 1891 — Перу, Бразилия
 Ariamnes makue Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes melekalikimaka Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes mexicanus (Exline & Levi, 1962) — Мексика, Куба
 Ariamnes patersoniensis Hickman, 1927 — Тасмания
 Ariamnes pavesii Leardi, 1902 — Индия, Шри-Ланка
 Ariamnes poele Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes rufopictus Thorell, 1895 — Мьянма
 Ariamnes russulus Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея
 Ariamnes schlingeri (Exline & Levi, 1962) — Перу
 Ariamnes setipes Hasselt, 1882 — Суматра
 Ariamnes simulans O. P.-Cambridge, 1892 — Индия
 Ariamnes triangulatus Urquhart, 1887 — Новая Зеландия
 Ariamnes triangulus Thorell, 1887 — Мьянма
 Ariamnes uwepa Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи
 Ariamnes waikula Gillespie & Rivera, 2007 — Гавайи

Asagena 
Asagena Sundevall, 1833
 Asagena americana Emerton, 1882 — США, Канада, Китай
 Asagena brignolii (Knoflach, 1996) — Греция
 Asagena fulva (Keyserling, 1884) — США, Мексика
 Asagena italica (Knoflach, 1996) — Франция, Корсика, Swiotzerland, Италия, Алжир
 Asagena medialis (Banks, 1898) — США, Мексика
 Asagena meridionalis Kulczynski, 1894 — Восточная Европа до Грузии
 Asagena phalerata (Panzer, 1801) — Палеарктика
 Asagena pulcher (Keyserling, 1884) — США

Asygyna 
Asygyna Agnarsson, 2006
 Asygyna coddingtoni Agnarsson, 2006 — Мадагаскар
 Asygyna huberi Agnarsson, 2006 — Мадагаскар

Audifia 
Audifia Keyserling, 1884
 Audifia duodecimpunctata Simon, 1907 — Гвинея-Бисау, Конго
 Audifia laevithorax Keyserling, 1884 — Бразилия
 Audifia semigranosa Simon, 1895 — Бразилия

Bardala 
Bardala Saaristo, 2006
 Bardala labarda (Roberts, 1983) — Альдабра

Борнеоridion 
Борнеоridion Deeleman & Wunderlich, 2011
 Борнеоridion spinifer Deeleman & Wunderlich, 2011 — Борнео

Brunepisinus 
Brunepisinus Yoshida & Koh, 2011
 Brunepisinus selirong Yoshida & Koh, 2011 — Борнео

Cabello 
Cabello Levi, 1964
 Cabello eugeni Levi, 1964 — Венесуэла

Cameronidion 
Cameronidion Wunderlich, 2011
 Cameronidion punctatellum Wunderlich, 2011 — Малайзия

Canalidion 
Canalidion Wunderlich, 2008
 Canalidion montanum (Emerton, 1882) — Голарктика

Carniella 
Carniella Thaler & Steinberger, 1988
 Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 — Бельгия, Швейцария, Германия, Австрия
 Carniella detriticola (Miller, 1970) — Ангола
 Carniella globifera (Simon, 1899) — Суматра
 Carniella krakatauensis Wunderlich, 1995 — Кракатау
 Carniella mihaili (Georgescu, 1989) — Румыния
 Carniella orites Knoflach, 1996 — Таиланд
 Carniella schwendingeri Knoflach, 1996 — Таиланд
 Carniella siam Knoflach, 1996 — Таиланд
 Carniella sumatraensis Wunderlich, 1995 — Суматра
 Carniella tsurui Ono, 2007 — Тайвань
 Carniella weyersi (Brignoli, 1979) — Китай, Суматра

Cephalobares 
Cephalobares O. P.-Cambridge, 1870
 Cephalobares globiceps O. P.-Cambridge, 1870 — Шри-Ланка
 Cephalobares yangdingi Gao & Li, 2010 — Китай

Cerocida 
Cerocida Simon, 1894
 Cerocida ducke Marques & Buckup, 1989 — Бразилия
 Cerocida strigosa Simon, 1894 — Венесуэла, Гайана

Chikunia 
Chikunia Yoshida, 2009
 Chikunia albipes (Saito, 1935) — Россия, Китай, Корея, Япония

Chorizopella 
Chorizopella Lawrence, 1947
 Chorizopella tragardhi Lawrence, 1947 — Южная Африка

Chrosiothes 
Chrosiothes Simon, 1894
 Chrosiothes chirica (Levi, 1954) — США, Мексика
 Chrosiothes episinoides (Levi, 1963) — Чили
 Chrosiothes fulvus Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000 — Тайвань
 Chrosiothes goodnightorum (Levi, 1954) — от Мексики до Коста-Рики
 Chrosiothes iviei Levi, 1964 — США
 Chrosiothes jamaicensis Levi, 1964 — Ямайка, Доминикана
 Chrosiothes jenningsi Piel, 1995 — США
 Chrosiothes jocosus (Gertsch & Davis, 1936) — США, Мексика
 Chrosiothes litus Levi, 1964 — Мексика
 Chrosiothes minusculus (Gertsch, 1936) — США, Мексика
 Chrosiothes niteroi Levi, 1964 — Боливия, Бразилия
 Chrosiothes perfidus Marques & Buckup, 1997 — Бразилия
 Chrosiothes portalensis Levi, 1964 — США, Мексика
 Chrosiothes proximus (O. P.-Cambridge, 1899) — от Мексики до Панамы
 Chrosiothes silvaticus Simon, 1894 — от США до Эквадора
 Chrosiothes sudabides (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Chrosiothes taiwan Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000 — Тайвань
 Chrosiothes tonala (Levi, 1954) — от Мексики до Гондураса
 Chrosiothes valmonti (Simon, 1897) — Сент-Винсент
 Chrosiothes venturosus Marques & Buckup, 1997 — Бразилия
 Chrosiothes wagneri (Levi, 1954) — Мексика

Chrysso 
Chrysso O. P.-Cambridge, 1882
 Chrysso albomaculata O. P.-Cambridge, 1882 — США, Вест-Индия до Бразилии
 Chrysso alecula Levi, 1962 — Панама
 Chrysso anei Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Chrysso angula (Tikader, 1970) — Индия
 Chrysso antonio Levi, 1962 — Бразилия
 Chrysso argyrodiformis (Yaginuma, 1952) — Китай, Япония, Филиппины
 Chrysso arima Levi, 1962 — Тринидад
 Chrysso arops Levi, 1962 — Бразилия
 Chrysso backstromi (Berland, 1924) — Хуан-Фернандес
 Chrysso barrosmachadoi Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Chrysso bicuspidata Zhang & Zhang, 2012 — Китай
 Chrysso bifurca Zhang & Zhang, 2012 — Китай
 Chrysso bimaculata Yoshida, 1998 — Китай, Япония
 Chrysso calima Buckup & Marques, 1992 — Бразилия
 Chrysso cambridgei (Petrunkevitch, 1911) — от Мексики до Венесуэлы
 Chrysso caudigera Yoshida, 1993 — Китай, Тайвань
 Chrysso compressa (Keyserling, 1884) — Перу, Бразилия
 Chrysso cyclocera Zhu, 1998 — Китай
 Chrysso diplosticha Chamberlin & Ivie, 1936 — от Панамы до Перу
 Chrysso ecuadorensis Levi, 1957 — от Колумбии до Боливии
 Chrysso fanjingshan Song, Zhang & Zhu, 2006 — Китай
 Chrysso foliata (L. Koch, 1878) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Chrysso gounellei Levi, 1962 — Бразилия
 Chrysso huae Tang, Yin & Peng, 2003 — Китай
 Chrysso huanuco Levi, 1957 — Перу
 Chrysso indicifera Chamberlin & Ivie, 1936 — от Панамы до Перу
 Chrysso intervales Gonzaga, Leiner & Santos, 2006 — Бразилия
 Chrysso isumbo Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Chrysso lativentris Yoshida, 1993 — Китай, Корея, Тайвань
 Chrysso lingchuanensis Zhu & Zhang, 1992 — Китай
 Chrysso longshanensis Yin, 2012 — Китай
 Chrysso mariae Levi, 1957 — Перу
 Chrysso melba Levi, 1962 — Панама
 Chrysso nigra (O. P.-Cambridge, 1880) — от Шри-Ланки до Тайваня, Индонезия
 Chrysso nigriceps Keyserling, 1884 — Колумбия, Эквадор
 Chrysso nigrosterna Keyserling, 1891 — Бразилия
 Chrysso nordica (Chamberlin & Ivie, 1947) — от Венгрии до Монголии, Северная Америка
 Chrysso octomaculata (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Chrysso orchis Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000 — Тайвань
 Chrysso oxycera Zhu & Song, 1993 — Китай
 Chrysso pelyx (Levi, 1957) — США
 Chrysso pulcherrima (Mello-Leitao, 1917) — Тропики
 Chrysso pulchra (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Chrysso questona Levi, 1962 — Коста-Рика, Панама, Тринидад
 Chrysso rubrovittata (Keyserling, 1884) — Бразилия, Аргентина
 Chrysso sasakii Yoshida, 2001 — Япония
 Chrysso scintillans (Thorell, 1895) — Мьянма, Китай, Корея, Япония, Филиппины
 Chrysso sicki Levi, 1957 — Бразилия
 Chrysso silva Levi, 1962 — Панама
 Chrysso simoni Levi, 1962 — Венесуэла
 Chrysso spiniventris (O. P.-Cambridge, 1869) — от Шри-Ланки до Японии (Европа, ввезён)
 Chrysso subrapula Zhu, 1998 — Китай
 Chrysso sulcata (Keyserling, 1884) — Перу, Боливия, Бразилия
 Chrysso tiboli Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Chrysso trimaculata Zhu, Zhang & Xu, 1991 — Китай, Тайвань, Таиланд
 Chrysso trispinula Zhu, 1998 — Китай
 Chrysso vallensis Levi, 1957 — Панама
 Chrysso vexabilis Keyserling, 1884 — от Панамы до Аргентины
 Chrysso viridiventris Yoshida, 1996 — Тайвань, Острова Рюкю
 Chrysso vitra Zhu, 1998 — Китай
 Chrysso vittatula (Roewer, 1942) — от Колумбии до Боливии
 Chrysso volcanensis Levi, 1962 — Коста-Рика, Панама
 Chrysso wangi Zhu, 1998 — Китай
 Chrysso wenxianensis Zhu, 1998 — Китай

Coleosoma 
Coleosoma O. P.-Cambridge, 1882
 Coleosoma acutiventer (Keyserling, 1884) — от США до Бразилии
 Coleosoma africanum Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Coleosoma blandum O. P.-Cambridge, 1882 — Повсеместно
 Coleosoma caliothripsum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Coleosoma floridanum Banks, 1900 — Тропики, greenhouses in Европа
 Coleosoma matinikum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Coleosoma normale Bryant, 1944 — от США до Бразилии
 Coleosoma pabilogum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Coleosoma pseudoblandum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины

Coscinida 
Coscinida Simon, 1895
 Coscinida asiatica Zhu & Zhang, 1992 — Китай
 Coscinida coreana Paik, 1995 — Корея
 Coscinida decemguttata Miller, 1970 — Конго
 Coscinida gentilis Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Coscinida hunanensis Yin, Peng & Bao, 2006 — Китай
 Coscinida japonica Yoshida, 1994 — Япония
 Coscinida leviorum Locket, 1968 — Ангола
 Coscinida lugubris (Tullgren, 1910) — Танзания
 Coscinida novemnotata Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Coscinida proboscidea Simon, 1899 — Суматра
 Coscinida propinqua Miller, 1970 — Ангола
 Coscinida shimenensis Yin, Peng & Bao, 2006 — Китай
 Coscinida tibialis Simon, 1895 — Тропики
 Coscinida triangulifera Simon, 1904 — Шри-Ланка, Ява
 Coscinida ulleungensis Paik, 1995 — Корея
 Coscinida yei Yin & Bao, 2012 — Китай

Craspedisia 
Craspedisia Simon, 1894
 Craspedisia cornuta (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Craspedisia longioembolia Yin et al., 2003 — Китай
 Craspedisia spatulata Bryant, 1948 — Гаити

Crustulina 
Crustulina Menge, 1868
 Crustulina albovittata (Thorell, 1875) — Украина
 Crustulina altera Gertsch & Archer, 1942 — США
 Crustulina ambigua Simon, 1889 — Мадагаскар
 Crustulina bicruciata Simon, 1908 — Западная Австралия
 Crustulina conspicua (O. P.-Cambridge, 1872) — Египт, Израиль, Сирия
 Crustulina erythropus (Lucas, 1846) — Марокко, Алжир
 Crustulina grayi Chrysanthus, 1975 — Новая Гвинея
 Crustulina guttata (Wider, 1834) — Палеарктика
 Crustulina hermonensis Levy & Amitai, 1979 — Израиль
 Crustulina incerta Tullgren, 1910 — Танзания
 Crustulina jeanneli Berland, 1920 — Восточная Африка
 Crustulina lugubris Chrysanthus, 1975 — Новая Гвинея
 Crustulina molesta (Pavesi, 1883) — Эфиопия
 Crustulina obesa Berland, 1920 — Восточная Африка
 Crustulina scabripes Simon, 1881 — Средиземноморье
 Crustulina starmuehlneri Kritscher, 1966 — Новая Каледония
 Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861) — Голарктика

Cryptachaea 
Cryptachaea Archer, 1946
 Cryptachaea alacris (Keyserling, 1884) — Колумбия, Венесуэла
 Cryptachaea altiventer (Keyserling, 1884) — Бразилия
 Cryptachaea amazonas Buckup, Marques & Rodrigues, 2012 — Бразилия США
 Cryptachaea ambera (Levi, 1963) — США
 Cryptachaea analista (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea anastema (Levi, 1963) — Венесуэла
 Cryptachaea azteca (Chamberlin & Ivie, 1936) — Мексика
 Cryptachaea banosensis (Levi, 1963) — Эквадор
 Cryptachaea barra (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea bellula (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886) — Повсеместно
 Cryptachaea bonaldoi Buckup, Marques & Rodrigues, 2010 — Бразилия
 Cryptachaea brescoviti Buckup, Marques & Rodrigues, 2010 — Боливия, Бразилия
 Cryptachaea caliensis (Levi, 1963) — Колумбия, Эквадор
 Cryptachaea canionis (Chamberlin & Gertsch, 1929) — США
 Cryptachaea caqueza (Levi, 1963) — Колумбия
 Cryptachaea chilensis (Levi, 1963) — Чили
 Cryptachaea chiricahua (Levi, 1955) — США
 Cryptachaea cinnabarina (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea dalana (Buckup & Marques, 1991) — Бразилия
 Cryptachaea dea (Buckup & Marques, 2006) — Бразилия
 Cryptachaea digitus (Buckup & Marques, 2006) — Бразилия
 Cryptachaea dromedariformis (Roewer, 1942) — Эквадор, Перу
 Cryptachaea eramus (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea fresno (Levi, 1955) — США
 Cryptachaea gigantea (Keyserling, 1884) — Перу
 Cryptachaea gigantipes (Keyserling, 1890) — от Квинсленда до Тасмании, Норфолк, Новая Зеландия
 Cryptachaea hirta (Taczanowski, 1873) — от Панамы до Аргентины
 Cryptachaea ingijonathorum Buckup, Marques & Rodrigues, 2012 — Французская Гвиана
 Cryptachaea inops (Levi, 1963) — Бразилия, Гайана
 Cryptachaea insulsa (Gertsch & Mulaik, 1936) — США, Мексика
 Cryptachaea isana (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea jequirituba (Levi, 1963) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Cryptachaea kaspi (Levi, 1963) — Перу
 Cryptachaea koepckei (Levi, 1963) — Перу
 Cryptachaea lisei Buckup, Marques & Rodrigues, 2010 — Бразилия
 Cryptachaea lota (Levi, 1963) — Чили
 Cryptachaea maldonado Buckup, Marques & Rodrigues, 2012 — Перу, Бразилия
 Cryptachaea manzanillo (Levi, 1959) — Мексика
 Cryptachaea maraca (Buckup & Marques, 1991) — Бразилия
 Cryptachaea meraukensis (Chrysanthus, 1963) — Новая Гвинея
 Cryptachaea migrans (Keyserling, 1884) — от Венесуэлы до Перу, Бразилия
 Cryptachaea milagro (Levi, 1963) — Эквадор
 Cryptachaea nayaritensis (Levi, 1959) — Мексика
 Cryptachaea oblivia (O. P.-Cambridge, 1896) — Коста-Рика, Панама
 Cryptachaea orana (Levi, 1963) — Эквадор
 Cryptachaea pallipera (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea parana (Levi, 1963) — Парагвай
 Cryptachaea passiva (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Cryptachaea pilaton (Levi, 1963) — Эквадор
 Cryptachaea pinguis (Keyserling, 1886) — Бразилия, Уругвай
 Cryptachaea porteri (Banks, 1896) — от США до Панамы, Вест-Индия
 Cryptachaea projectivulva (Yoshida, 2001) — Япония
 Cryptachaea pura (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика
 Cryptachaea pusillana (Roewer, 1942) — Французская Гвиана
 Cryptachaea pydanieli (Buckup & Marques, 1991) — Бразилия
 Cryptachaea rapa (Levi, 1963) — Парагвай
 Cryptachaea rioensis (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) — Палеарктика
 Cryptachaea rostra (Zhu & Zhang, 1992) — Китай
 Cryptachaea rostrata (O. P.-Cambridge, 1896) — от Мексики до Венесуэлы
 Cryptachaea rupicola (Emerton, 1882) — США, Канада
 Cryptachaea schneirlai (Levi, 1959) — Панама
 Cryptachaea schraderorum (Levi, 1959) — Коста-Рика
 Cryptachaea serenoae (Gertsch & Archer, 1942) — США
 Cryptachaea sicki (Levi, 1963) — Бразилия
 Cryptachaea taeniata (Keyserling, 1884) — от Гватемалы до Перу
 Cryptachaea taim (Buckup & Marques, 2006) — Бразилия
 Cryptachaea tovarensis (Levi, 1963) — Венесуэла
 Cryptachaea triguttata (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Cryptachaea trinidensis (Levi, 1959) — Тринидад, Перу
 Cryptachaea uviana (Levi, 1963) — Перу
 Cryptachaea veruculata (Urquhart, 1886) — Австралия, Норфолк, Лорд-Хау, Новая Зеландия, Англия, Бельгия
 Cryptachaea vivida (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Cryptachaea zonensis (Levi, 1959) — от Панамы до Перу, Бразилия

Cyllognatha 
Cyllognatha L. Koch, 1872
 Cyllognatha affinis Berland, 1929 — Самоа
 Cyllognatha gracilis Marples, 1955 — Самоа
 Cyllognatha subtilis L. Koch, 1872 — Лорд-Хау, Самоа
 Cyllognatha surajbe Patel & Patel, 1972 — Индия

Deelemanella 
Deelemanella Yoshida, 2003
 Deelemanella borneo Yoshida, 2003 — Борнео

Dipoena 
Dipoena Thorell, 1869
 Dipoena abdita Gertsch & Mulaik, 1936 — США, Мексика, Вест-Индия
 Dipoena aculeata (Hickman, 1951) — Тасмания
 Dipoena adunca Tso, Zhu & Zhang, 2005 — Тайвань
 Dipoena ahenea (Dyal, 1935) — Пакистан
 Dipoena anahuas Levi, 1963 — Мексика
 Dipoena anas Levi, 1963 — Панама, Колумбия
 Dipoena appalachia Levi, 1953 — США, Канада
 Dipoena arborea Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Dipoena atlantica Chickering, 1943 — от Панамы до Парагвая
 Dipoena augara Levi, 1963 — Венесуэла, Бразилия
 Dipoena austera Simon, 1908 — Западная Австралия
 Dipoena banksi Chickering, 1943 — от Коста-Рики до Венесуэлы
 Dipoena bellingeri Levi, 1963 — Ямайка
 Dipoena beni Levi, 1963 — Боливия
 Dipoena bernardino Levi, 1963 — США
 Dipoena bifida Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Dipoena bimini Levi, 1963 — Багамы, Куба
 Dipoena bodjensis (Simon, 1885) — Острова Боджо, Суматра
 Dipoena bonitensis Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena boquete Levi, 1963 — Панама
 Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) — Европа, Средиземноморье
 Dipoena bristowei Caporiacco, 1949 — Кения
 Dipoena bryantae Chickering, 1943 — Панама, Тринидад, Бразилия
 Dipoena buccalis Keyserling, 1886 — Северная Америка
 Dipoena cartagena Sedgwick, 1973 — Чили
 Dipoena cathedralis Levi, 1953 — США
 Dipoena chathami Levi, 1953 — США
 Dipoena chickeringi Levi, 1953 — Панама
 Dipoena chillana Levi, 1963 — Чили
 Dipoena cidae Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837) — Западная Европа до Украина
 Dipoena cordiformis Keyserling, 1886 — от Коста-Рики до Бразилии
 Dipoena cornuta Chickering, 1943 — от Никарагуа до Боливии
 Dipoena croatica (Chyzer, 1894) — Восточная Европа
 Dipoena crocea (O. P.-Cambridge, 1896) — Гватемала
 Dipoena destricta Simon, 1903 — Сьерра-Леоне
 Dipoena dominicana Wunderlich, 1986 — Гаити
 Dipoena dorsata Muma, 1944 — от США до Парагвая
 Dipoena duodecimpunctata Chickering, 1943 — Панама, Венесуэла, Бразилия
 Dipoena eatoni Chickering, 1943 — Мексика, Панама
 Dipoena ericae Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena erythropus (Simon, 1881) — Европа
 Dipoena esra Levi, 1963 — Перу, Бразилия
 Dipoena flavomaculata (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Dipoena foliata Keyserling, 1886 — Бразилия
 Dipoena fornicata Thorell, 1895 — Мьянма
 Dipoena fortunata Levi, 1953 — Мексика
 Dipoena fozdoiguacuensis Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena galilaea Levy & Amitai, 1981 — Греция, Израиль
 Dipoena glomerabilis Simon, 1909 — Вьетнам
 Dipoena grammata Simon, 1903 — Габон
 Dipoena granulata (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Dipoena guaraquecaba Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena gui Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena hasra Roberts, 1983 — Альдабра
 Dipoena hortoni Chickering, 1943 — от Панамы до Бразилии
 Dipoena hui Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena insulana Chickering, 1943 — от Мексики до Панамы
 Dipoena ira Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena isthmia Chickering, 1943 — Панама, Бразилия
 Dipoena josephus Levi, 1953 — Коста-Рика, Панама
 Dipoena keumunensis Paik, 1996 — Корея
 Dipoena keyserlingi Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena kuyuwini Levi, 1963 — Венесуэла, Гайана, Бразилия, Боливия
 Dipoena lana Levi, 1953 — США, Панама
 Dipoena latifrons Denis, 1950 — Франция
 Dipoena lesnei Simon, 1899 — Алжир
 Dipoena leveillei (Simon, 1885) — Алжир, Тунис
 Dipoena liguanea Levi, 1963 — Ямайка
 Dipoena lindholmi (Strand, 1910) — Украина
 Dipoena linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Dipoena longiducta Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Dipoena longiventris (Simon, 1905) — Аргентина
 Dipoena lugens (O. P.-Cambridge, 1909) — Британия (ввезён from Португалия or Испания)
 Dipoena luisi Levi, 1953 — Мексика
 Dipoena malkini Levi, 1953 — США
 Dipoena meckeli Simon, 1897 — Сент-Винсент
 Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) — Европа, Северная Африка до Азербайджан
 Dipoena membranula Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Dipoena mendoza Levi, 1967 — Бразилия, Аргентина
 Dipoena mertoni Levi, 1963 — Панама
 Dipoena militaris Chickering, 1943 — Панама до Парагвая
 Dipoena mitifica Simon, 1899 — Суматра
 Dipoena mollis (Simon, 1903) — Экваториальная Гвинея
 Dipoena neotoma Levi, 1953 — США
 Dipoena nigra (Emerton, 1882) — США, Канада
 Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879) — Европа до Азербайджана
 Dipoena nipponica Yoshida, 2002 — Япония
 Dipoena niteroi Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena notata Dyal, 1935 — Пакистан
 Dipoena obscura Keyserling, 1891 — Бразилия
 Dipoena ocosingo Levi, 1953 — Мексика
 Dipoena ohigginsi Levi, 1963 — Чили
 Dipoena olivenca Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena opana Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena origanata Levi, 1953 — Мексика
 Dipoena orvillei Chickering, 1943 — Панама
 Dipoena pacifica Chickering, 1943 — Панама, Ямайка
 Dipoena pacificana Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Dipoena pallisteri Levi, 1963 — Перу
 Dipoena parki Chickering, 1943 — Панама
 Dipoena pelorosa Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena peregregia Simon, 1909 — Вьетнам
 Dipoena perimenta Levi, 1963 — Панама
 Dipoena peruensis Levi, 1963 — Перу, Бразилия, Парагвай
 Dipoena petrunkevitchi Roewer, 1942 — Мьянма
 Dipoena picta (Thorell, 1890) — Суматра
 Dipoena plaumanni Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena polita (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Dipoena praecelsa Simon, 1914 — Франция
 Dipoena pristea Roberts, 1983 — Альдабра
 Dipoena proterva Chickering, 1943 — Панама
 Dipoena provalis Levi, 1953 — США
 Dipoena puertoricensis Levi, 1963 — Пуэрто-Рико, Бразилия
 Dipoena pulicaria (Thorell, 1890) — Суматра
 Dipoena pumicata (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Dipoena punctisparsa Yaginuma, 1967 — Корея, Япония
 Dipoena pusilla (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Dipoena quadricuspis Caporiacco, 1949 — Кения
 Dipoena redunca Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena ripa Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena rita Levi, 1953 — США
 Dipoena rubella (Keyserling, 1884) — Панама до Перу, Бразилия
 Dipoena santacatarinae Levi, 1963 — Бразилия
 Dipoena santaritadopassaquatrensis Rodrigues, 2013 — Бразилия
 Dipoena scabella Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея
 Dipoena seclusa Chickering, 1948 — Панама до Венесуэлы
 Dipoena sedilloti (Simon, 1885) — Франция, Алжир, Тунис
 Dipoena semicana Simon, 1909 — Вьетнам
 Dipoena seminigra Simon, 1909 — Вьетнам
 Dipoena sericata (Simon, 1879) — Франция
 Dipoena sertata (Simon, 1895) — Шри-Ланка
 Dipoena setosa (Hickman, 1951) — Тасмания
 Dipoena shortiducta Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Dipoena signifera Simon, 1909 — Вьетнам
 Dipoena silvicola Miller, 1970 — Ангола
 Dipoena standleyi Levi, 1963 — Панама
 Dipoena subflavida Thorell, 1895 — Мьянма
 Dipoena submustelina Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena sulfurica Levi, 1953 — США, Мексика
 Dipoena taeniatipes Keyserling, 1891 — Бразилия
 Dipoena tecoja Levi, 1953 — Мексика
 Dipoena tingo Levi, 1963 — Перу, Бразилия
 Dipoena tiro Levi, 1963 — Венесуэла, Бразилия
 Dipoena torva (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Dipoena transversisulcata Strand, 1908 — Мадагаскар
 Dipoena trinidensis Levi, 1963 — Тринидад, Бразилия
 Dipoena tropica Chickering, 1943 — Панама, Колумбия
 Dipoena tuldokguhitanea Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Dipoena turriceps (Schenkel, 1936) — Китай, Лаос
 Dipoena umbratilis (Simon, 1873) — Западная Средиземноморье
 Dipoena variabilis (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Dipoena venusta Chickering, 1948 — Панама
 Dipoena wangi Zhu, 1998 — Китай
 Dipoena washougalia Levi, 1953 — США
 Dipoena waspucensis Levi, 1963 — Никарагуа
 Dipoena woytkowskii Levi, 1963 — Венесуэла, Перу
 Dipoena xanthopus Simon, 1914 — Алжир
 Dipoena yutian Hu & Wu, 1989 — Китай
 Dipoena zeteki Chickering, 1943 — Панама
 Dipoena zhangi Yin, 2012 — Китай

Dipoenata 
Dipoenata Wunderlich, 1988
 Dipoenata balboae (Chickering, 1943) — Панама, Венесуэла
 Dipoenata cana Kritscher, 1996 — Мальта
 Dipoenata conica (Chickering, 1943) — Панама, Бразилия
 Dipoenata longitarsis (Denis, 1962) — Мадейра
 Dipoenata morosa (Bryant, 1948) — Гаити до Бразилии

Dipoenura 
Dipoenura Simon, 1909
 Dipoenura aplustra Zhu & Zhang, 1997 — Китай
 Dipoenura cyclosoides (Simon, 1895) — Сьерра-Леоне, Китай, Лаос
 Dipoenura fimbriata Simon, 1909 — Индия, Вьетнам, Кракатау
 Dipoenura quadrifida Simon, 1909 — Вьетнам

Echinotheridion 
Echinotheridion Levi, 1963
 Echinotheridion andresito Ramirez & Gonzalez, 1999 — Бразилия, Аргентина
 Echinotheridion cartum Levi, 1963 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Echinotheridion elicolum Levi, 1963 — Венесуэла
 Echinotheridion gibberosum (Kulczynski, 1899) — Мадейра, Канарские Острова
 Echinotheridion levii Ramirez & Gonzalez, 1999 — Бразилия
 Echinotheridion lirum Marques & Buckup, 1989 — Бразилия
 Echinotheridion otlum Levi, 1963 — Эквадор
 Echinotheridion urarum Buckup & Marques, 1989 — Бразилия
 Echinotheridion utibile (Keyserling, 1884) — Бразилия

Emertonella 
Emertonella Bryant, 1945
 Emertonella emertoni (Bryant, 1933) — США
 Emertonella taczanowskii (Keyserling, 1886) — США до Аргентины, Шри-Ланка до Островов Рюкю

Enoplognatha 
Enoplognatha Pavesi, 1880
 Enoplognatha abrupta (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Enoplognatha afrodite Hippa & Oksala, 1983 — Южная Европа
 Enoplognatha almeriensis Bosmans & Van Keer, 1999 — Португалия, Испания
 Enoplognatha apaya Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha bidens Simon, 1908 — Западная Австралия
 Enoplognatha biskrensis Denis, 1945 — Марокко, Алжир, Тунис
 Enoplognatha bobaiensis Zhu, 1998 — Китай
 Enoplognatha cariasoi Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) — Голарктика
 Enoplognatha carinata Bosmans & Van Keer, 1999 — Марокко, Алжир
 Enoplognatha daweiensis Yin & Yan, 2012 — Китай
 Enoplognatha deserta Levy & Amitai, 1981 — Марокко до Израиля
 Enoplognatha diodonta Zhu & Zhang, 1992 — Китай
 Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859) — Мадейра, Канарские Острова, Испания, Мальорка, Марокко до Греции
 Enoplognatha franzi Wunderlich, 1995 — Средиземноморье
 Enoplognatha gemina Bosmans & Van Keer, 1999 — Средиземноморье до Азербайджана
 Enoplognatha gershomi Bosmans & Van Keer, 1999 — Израиль
 Enoplognatha giladensis (Levy & Amitai, 1982) — Родос, Турция, Израиль, Азербайджан
 Enoplognatha goulouensis Yin & Yan, 2012 — Китай
 Enoplognatha gramineusa Zhu, 1998 — Китай
 Enoplognatha hermani Bosmans & Van Keer, 1999 — Алжир
 Enoplognatha inornata O. P.-Cambridge, 1904 — Южная Африка
 Enoplognatha intrepida (Sorensen, 1898) — США, Канада, Аляска, Гренландия
 Enoplognatha joshua Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Enoplognatha juninensis (Keyserling, 1884) — Перу
 Enoplognatha kalaykayina Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 — Голарктика
 Enoplognatha lordosa Zhu & Song, 1992 — Китай, Япония
 Enoplognatha macrochelis Levy & Amitai, 1981 — Греция, Турция, Кипр, Израиль, Азербайджан
 Enoplognatha malapahabanda Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) — Палеарктика
 Enoplognatha mangshan Yin, 2012 — Китай
 Enoplognatha margarita Yaginuma, 1964 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Enoplognatha mariae Bosmans & Van Keer, 1999 — Крит, Родос, Россия
 Enoplognatha maricopa Levi, 1962 — США
 Enoplognatha marmorata (Hentz, 1850) — Северная Америка
 Enoplognatha maysanga Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha mediterranea Levy & Amitai, 1981 — Турция, Кипр, Израиль, Азербайджан
 Enoplognatha melanicruciata Saito, 1939 — Япония
 Enoplognatha molesta O. P.-Cambridge, 1904 — Южная Африка
 Enoplognatha monstrabilis Marusik & Logunov, 2002 — Россия
 Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Enoplognatha nigromarginata (Lucas, 1846) — Испания до Греции, Марокко, Алжир
 Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Enoplognatha oreophila (Simon, 1894) — Шри-Ланка
 Enoplognatha orientalis Schenkel, 1963 — Китай
 Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) — Голарктика
 Enoplognatha parathoracica Levy & Amitai, 1981 — Турция, Израиль, Азербайджан
 Enoplognatha penelope Hippa & Oksala, 1982 — Греция, Болгария
 Enoplognatha peruviana Chamberlin, 1916 — Перу
 Enoplognatha philippinensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha procerula Simon, 1909 — Южная Африка
 Enoplognatha pulatuberculata Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha puno Levi, 1962 — Перу
 Enoplognatha qiuae Zhu, 1998 — Китай
 Enoplognatha quadripunctata Simon, 1884 — Средиземноморье до Азербайджана
 Enoplognatha robusta Thorell, 1898 — Мьянма
 Enoplognatha sattleri Bosenberg, 1895 — Мадейра, Salvages, Канарские Острова
 Enoplognatha selma Chamberlin & Ivie, 1946 — США
 Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) — Палеарктика
 Enoplognatha tadzhica Sytshevskaja, 1975 — Таджикистан
 Enoplognatha testacea Simon, 1884 — Южная, Центральная Европа до Центральной Азии
 Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) — Голарктика
 Enoplognatha turkestanica Charitonov, 1946 — Центральная Азия
 Enoplognatha tuybaana Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha verae Bosmans & Van Keer, 1999 — Марокко, Испания, Тунис, Италия, Греция
 Enoplognatha wyuta Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Enoplognatha yelpantrapensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Enoplognatha yizhangensis Yin, 2012 — Китай
 Enoplognatha zapfeae Levi, 1962 — Чили

Episinus 
Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809
 Episinus affinis Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Корея, Тайвань, Япония, Острова Рюкю
 Episinus albostriatus (Simon, 1895) — Перу
 Episinus algiricus Lucas, 1846 — Португалия, Испания, Франция, Италия, Севернаяwest Африка
 Episinus amoenus Banks, 1911 — США, Мексика
 Episinus angulatus (Blackwall, 1836) — Европа до России
 Episinus antipodianus O. P.-Cambridge, 1879 — Новая Зеландия
 Episinus aspus Levi, 1964 — Никарагуа
 Episinus bilineatus Simon, 1894 — Южная Африка
 Episinus bimucronatus (Simon, 1895) — Венесуэла
 Episinus bishopi (Lessert, 1929) — Конго
 Episinus cavernicola (Kulczynski, 1897) — Хорватия, Словения
 Episinus chiapensis Levi, 1955 — Мексика
 Episinus chikunii Yoshida, 1985 — Япония
 Episinus colima Levi, 1955 — Мексика до Панамы
 Episinus crysus Buckup & Marques, 1992 — Бразилия
 Episinus cuzco Levi, 1967 — Перу
 Episinus dominicus Levi, 1955 — Гаити
 Episinus emanus Levi, 1964 — Панама
 Episinus fontinalis Levy, 1985 — Израиль
 Episinus garisus Buckup & Marques, 1992 — Бразилия
 Episinus gibbus Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Episinus hickmani Caporiacco, 1949 — Кения
 Episinus immundus (Keyserling, 1884) — Перу, Бразилия
 Episinus implexus (Simon, 1894) — Венесуэла
 Episinus israeliensis Levy, 1985 — Израиль
 Episinus juarezi Levi, 1955 — Мексика
 Episinus kitazawai Yaginuma, 1958 — Россия, Япония
 Episinus longabdomenus Zhu, 1998 — Китай
 Episinus macrops Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея, Конго
 Episinus maculipes Cavanna, 1876 — Англия до Алжира, Украина, Россия
 Episinus maculipes numidicus Kulczynski, 1905 — Алжир, Тунис
 Episinus maderianus Kulczynski, 1905 — Мадейра
 Episinus makiharai Okuma, 1994 — Тайвань
 Episinus marignaci (Lessert, 1933) — Ангола
 Episinus meruensis Tullgren, 1910 — Танзания
 Episinus moyobamba Levi, 1964 — Перу
 Episinus mucronatus (Simon, 1894) — Сингапур
 Episinus nadleri Levi, 1955 — Багамы, Ямайка
 Episinus nanyue Yin, 2012 — Китай
 Episinus nubilus Yaginuma, 1960 — Китай, Корея, Тайвань, Япония, Острова Рюкю
 Episinus panamensis Levi, 1955 — Панама
 Episinus pentagonalis Chakrabarti, 2013 — Индия
 Episinus porteri (Simon, 1901) — Чили, Аргентина
 Episinus punctisparsus Yoshida, 1983 — Тайвань
 Episinus pyrus Levi, 1964 — Панама
 Episinus rhomboidalis (Simon, 1895) — Камерун, Мьянма, Сингапур
 Episinus rio Levi, 1967 — Бразилия
 Episinus similanus Urquhart, 1893 — Новая Зеландия
 Episinus similitudus Urquhart, 1893 — Новая Зеландия
 Episinus taibeli Caporiacco, 1949 — Эфиопия
 Episinus teresopolis Levi, 1964 — Бразилия
 Episinus theridioides Simon, 1873 — Испания, Франция, Корсика, Сардиния
 Episinus truncatus Latreille, 1809 — Палеарктика
 Episinus typicus (Nicolet, 1849) — Чили
 Episinus unitus Levi, 1964 — Куба, Ямайка
 Episinus variacorneus Chen, Peng & Zhao, 1992 — Китай
 Episinus vaticus Levi, 1964 — Коста-Рика, Панама
 Episinus xiushanicus Zhu, 1998 — Китай
 Episinus yoshidai Okuma, 1994 — Тайвань
 Episinus zurlus Levi, 1964 — Венесуэла

Euryopis 
Euryopis Menge, 1868
 Euryopis aeneocincta Simon, 1877 — Филиппины
 Euryopis albomaculata Denis, 1951 — Египт
 Euryopis argentea Emerton, 1882 — США, Канада, Россия
 Euryopis bifascigera Strand, 1913 — Центральная Африка
 Euryopis californica Banks, 1904 — США, Мексика
 Euryopis camis Levi, 1963 — Бразилия
 Euryopis campestrata Simon, 1907 — Египт
 Euryopis chatchikovi Ponomarev, 2005 — Россия
 Euryopis clarus Ponomarev, 2005 — Казахстан
 Euryopis cobreensis Levi, 1963 — Ямайка
 Euryopis coki Levi, 1954 — США
 Euryopis cyclosisa Zhu & Song, 1997 — Китай
 Euryopis dentigera Simon, 1879 — Испания, Франция
 Euryopis deplanata Schenkel, 1936 — Китай
 Euryopis duodecimguttata Caporiacco, 1950 — Италия
 Euryopis elegans Keyserling, 1890 — Австралия
 Euryopis elenae Gonzalez, 1991 — Аргентина
 Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) — Средиземноморье, Китай
 Euryopis estebani Gonzalez, 1991 — Аргентина
 Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) — Палеарктика
 Euryopis formosa Banks, 1908 — США, Канада
 Euryopis funebris (Hentz, 1850) — США, Канада
 Euryopis galeiforma Zhu, 1998 — Китай
 Euryopis gertschi Levi, 1951 — США, Канада
 Euryopis giordanii Caporiacco, 1950 — Италия
 Euryopis hebraea Levy & Amitai, 1981 — Израиль
 Euryopis helcra Roberts, 1983 — Альдабра
 Euryopis iharai Yoshida, 1992 — Япония, Острова Рюкю
 Euryopis jucunda Thorell, 1895 — Мьянма
 Euryopis laeta (Западнаяring, 1861) — Европа, Тунис до Таджикистана
 Euryopis levii Heimer, 1987 — Монголия
 Euryopis lineatipes O. P.-Cambridge, 1893 — США до Колумбии
 Euryopis maga Simon, 1908 — Западная Австралия
 Euryopis margaritata (L. Koch, 1867) — Италия, Греция
 Euryopis megalops (Caporiacco, 1934) — Каракорум
 Euryopis mingyaoi Yin, 2012 — Китай
 Euryopis molopica Thorell, 1895 — Мьянма
 Euryopis mulaiki Levi, 1954 — США
 Euryopis multipunctata (Simon, 1895) — Виктория
 Euryopis mutoloi Caporiacco, 1948 — Греция
 Euryopis nana (O. P.-Cambridge, 1879) — Новая Зеландия
 Euryopis nigra Yoshida, 2000 — Япония
 Euryopis notabilis (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Euryopis nubila Simon, 1889 — Индия
 Euryopis octomaculata (Paik, 1995) — Корея, Япония
 Euryopis orsovensis Kulczynski, 1894 — Венгрия, Азия Minor
 Euryopis pepini Levi, 1954 — США
 Euryopis perpusilla Ono, 2011 — Япония
 Euryopis petricola (Hickman, 1951) — Тасмания
 Euryopis pickardi Levi, 1963 — Ямайка, Панама до Перу
 Euryopis pilosa Miller, 1970 — Ангола
 Euryopis potteri Simon, 1901 — Эфиопия
 Euryopis praemitis Simon, 1909 — Вьетнам
 Euryopis promo Gonzalez, 1991 — Аргентина
 Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 — Европа, Египт до Туркменистана
 Euryopis quinquemaculata Banks, 1900 — США
 Euryopis sagittata (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Euryopis saukea Levi, 1951 — Голарктика
 Euryopis scriptipes Banks, 1908 — Северная Америка
 Euryopis sexalbomaculata (Lucas, 1846) — Средиземноморье, Украина, Россия
 Euryopis sexmaculata Hu, 2001 — Китай
 Euryopis spinifera (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Euryopis spinigera O. P.-Cambridge, 1895 — США до Колумбии
 Euryopis spiritus Levi, 1954 — США
 Euryopis splendens (Rainbow, 1916) — Новый Южный Уэльс
 Euryopis splendida (Simon, 1889) — Новая Каледония
 Euryopis superba (Rainbow, 1896) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Euryopis talaveraensis Gonzalez, 1991 — Аргентина
 Euryopis tavara Levi, 1954 — США
 Euryopis texana Banks, 1908 — США, Мексика
 Euryopis tribulata Simon, 1905 — Аргентина
 Euryopis umbilicata L. Koch, 1872 — Австралия
 Euryopis varis Levi, 1963 — США
 Euryopis venutissima (Caporiacco, 1934) — Каракорум
 Euryopis weesei Levi, 1963 — США

Eurypoena 
Eurypoena Wunderlich, 1992
 Eurypoena tuberosa (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова
 Eurypoena tuberosa alegranzaensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова

Exalbidion 
Exalbidion Wunderlich, 1995
 Exalbidion barroanum (Levi, 1959) — Панама, Эквадор
 Exalbidion dotanum (Banks, 1914) — Мексика до Панамы
 Exalbidion fungosum (Keyserling, 1886) — Венесуэла, Эквадор, Перу, Бразилия
 Exalbidion pallisterorum (Levi, 1959) — Мексика
 Exalbidion rufipunctum (Levi, 1959) — Панама, Эквадор
 Exalbidion sexmaculatum (Keyserling, 1884) — Гватемала, Вест-Индия до Бразилии

Faiditus 
Faiditus Keyserling, 1884
 Faiditus acuminatus (Keyserling, 1891) — Бразилия, Аргентина
 Faiditus affinis (O. P.-Cambridge, 1880) — Бразилия
 Faiditus alticeps (Keyserling, 1891) — Бразилия, Парагвай
 Faiditus altus (Keyserling, 1891) — Венесуэла, Бразилия
 Faiditus amates (Exline & Levi, 1962) — Мексика, Гватемала
 Faiditus americanus (Taczanowski, 1874) — США до Бразилии
 Faiditus amplifrons (O. P.-Cambridge, 1880) — Панама до Аргентины
 Faiditus analiae (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия
 Faiditus arthuri (Exline & Levi, 1962) — Панама
 Faiditus atopus (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама до Эквадора
 Faiditus bryantae (Exline & Levi, 1962) — Коста-Рика, Панама
 Faiditus cancellatus (Hentz, 1850) — США, Канада, Багамы
 Faiditus caronae (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия
 Faiditus caudatus (Taczanowski, 1874) — США, Вест-Индия до Аргентины
 Faiditus chicaensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus chickeringi (Exline & Levi, 1962) — Панама
 Faiditus cochleaformus (Exline, 1945) — Эквадор, Перу
 Faiditus convolutus (Exline & Levi, 1962) — Гватемала до Перу, Бразилия
 Faiditus cordillera (Exline, 1945) — Эквадор
 Faiditus cristinae (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия
 Faiditus cubensis (Exline & Levi, 1962) — Куба
 Faiditus darlingtoni (Exline & Levi, 1962) — Ямайка, Гаити
 Faiditus davisi (Exline & Levi, 1962) — США, Мексика
 Faiditus dracus (Chamberlin & Ivie, 1936) — США до Парагвая
 Faiditus duckensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия
 Faiditus ecaudatus Keyserling, 1884 — Бразилия
 Faiditus exiguus (Exline & Levi, 1962) — Куба, Пуэрто-Рико
 Faiditus fulvus (Exline & Levi, 1962) — Бразилия
 Faiditus gapensis (Exline & Levi, 1962) — Ямайка
 Faiditus gertschi (Exline & Levi, 1962) — Панама
 Faiditus globosus (Keyserling, 1884) — США до Эквадор
 Faiditus godmani (Exline & Levi, 1962) — Гватемала
 Faiditus iguazuensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus jamaicensis (Exline & Levi, 1962) — Ямайка
 Faiditus laraensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus leonensis (Exline & Levi, 1962) — Мексика
 Faiditus maculosus (O. P.-Cambridge, 1898) — США, Мексика
 Faiditus mariae (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus morretensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия, Аргентина
 Faiditus nataliae (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus peruensis (Exline & Levi, 1962) — Перу
 Faiditus plaumanni (Exline & Levi, 1962) — Бразилия
 Faiditus proboscifer (Exline, 1945) — Эквадор, Перу
 Faiditus quasiobtusus (Exline & Levi, 1962) — Пуэрто-Рико, Виргинские Острова
 Faiditus rossi (Exline & Levi, 1962) — Колумбия
 Faiditus sicki (Exline & Levi, 1962) — Бразилия
 Faiditus solidao (Levi, 1967) — Бразилия
 Faiditus spinosus (Keyserling, 1884) — Венесуэла, Перу
 Faiditus striatus (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Faiditus subdolus (O. P.-Cambridge, 1898) — США до Гватемалы
 Faiditus subflavus (Exline & Levi, 1962) — Перу
 Faiditus sullana (Exline, 1945) — Перу
 Faiditus taeter (Exline & Levi, 1962) — Мексика
 Faiditus ululans (O. P.-Cambridge, 1880) — Мексика до Бразилии
 Faiditus vadoensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus woytkowskii (Exline & Levi, 1962) — Перу
 Faiditus xiphias (Thorell, 1887) — Мьянма, Никобарские острова до Японии, Кракатау
 Faiditus yacuiensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Faiditus yutoensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина

Gmogala 
Gmogala Keyserling, 1890
 Gmogala scarabaeus Keyserling, 1890 — Новая Гвинея, Австралия

Grancanaridion 
Grancanaridion Wunderlich, 2011
 Grancanaridion grancanariense (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова

Guaraniella 
Guaraniella Baert, 1984
 Guaraniella bracata Baert, 1984 — Бразилия, Парагвай
 Guaraniella mahnerti Baert, 1984 — Бразилия, Парагвай

Hadrotarsus 
Hadrotarsus Thorell, 1881
 Hadrotarsus babirussa Thorell, 1881 — Новая Гвинея
 Hadrotarsus fulvus Hickman, 1943 — Тасмания
 Hadrotarsus ornatus Hickman, 1943 — Тасмания (Бельгия, ввезён)
 Hadrotarsus setosus Hickman, 1943 — Тасмания
 Hadrotarsus yamius Wang, 1955 — Тайвань

Helvibis 
Helvibis Keyserling, 1884
 Helvibis brasiliana (Keyserling, 1884) — Перу
 Helvibis chilensis (Keyserling, 1884) — Чили, Бразилия
 Helvibis germaini Simon, 1895 — Перу, Бразилия
 Helvibis infelix (O. P.-Cambridge, 1880) — Бразилия
 Helvibis longicauda Keyserling, 1891 — Бразилия
 Helvibis longistyla (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Панама, Тринидад
 Helvibis monticola Keyserling, 1891 — Бразилия
 Helvibis rossi Levi, 1964 — Перу
 Helvibis thorelli Keyserling, 1884 — Перу, Бразилия
 Helvibis tingo Levi, 1964 — Перу

Helvidia 
Helvidia Thorell, 1890
 Helvidia scabricula Thorell, 1890 — Суматра

Hentziectypus 
Hentziectypus Archer, 1946
 Hentziectypus annus (Levi, 1959) — Ямайка, Bermuda
 Hentziectypus apex (Levi, 1959) — Панама
 Hentziectypus conjunctus (Gertsch & Mulaik, 1936) — США, Канада
 Hentziectypus florendidus (Levi, 1959) — США до Венесуэлы
 Hentziectypus florens (O. P.-Cambridge, 1896) — США до Панамы, Куба
 Hentziectypus globosus (Hentz, 1850) — Северная Америка
 Hentziectypus hermosillo (Levi, 1959) — Мексика
 Hentziectypus rafaeli (Buckup & Marques, 1991) — Боливия, Бразилия
 Hentziectypus schullei (Gertsch & Mulaik, 1936) — США, Мексика
 Hentziectypus serax (Levi, 1959) — Мексика
 Hentziectypus tayrona Buckup, Marques & Rodrigues, 2012 — Колумбия
 Hentziectypus turquino (Levi, 1959) — Куба

Heterotheridion 
Heterotheridion Wunderlich, 2008
 Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) — Палеарктика

Hetschkia 
Hetschkia Keyserling, 1886
 Hetschkia gracilis Keyserling, 1886 — Бразилия

Histagonia 
Histagonia Simon, 1895
 Histagonia deserticola Simon, 1895 — Южная Африка

Icona 
Icona Forster, 1955
 Icona alba Forster, 1955 — Окленд, Кэмпбелл
 Icona drama Forster, 1964 — Окленд

Jamaitidion 
Jamaitidion Wunderlich, 1995
 Jamaitidion jamaicense (Levi, 1959) — Ямайка

Janula 
Janula Strand, 1932
 Janula batman Yoshida & Koh, 2011 — Борнео
 Janula bicorniger (Simon, 1894) — Бразилия
 Janula bicornis (Thorell, 1881) — Квинсленд
 Janula bicruciata (Simon, 1895) — Бразилия
 Janula bifrons (Thorell, 1895) — Мьянма
 Janula bizona Yoshida & Koh, 2011 — Борнео
 Janula bruneiensis Yoshida & Koh, 2011 — Борнео
 Janula bubalis Yoshida & Koh, 2011 — Борнео
 Janula erythrophthalma (Simon, 1894) — Панама, Малые Антильские острова до Боливии
 Janula luteolimbata (Thorell, 1898) — Мьянма
 Janula malachina (Simon, 1895) — Перу
 Janula marginata (Thorell, 1898) — Мьянма
 Janula modesta (Thorell, 1898) — Мьянма
 Janula nebulosa (Simon, 1895) — Бразилия, Парагвай
 Janula ocreata (Simon, 1909) — Вьетнам
 Janula parva (Wunderlich, 2008) — Малайзия
 Janula picta (Simon, 1895) — Сингапур
 Janula salobrensis (Simon, 1895) — Тринидад, Бразилия, Гайана
 Janula taprobanica (Simon, 1895) — Шри-Ланка
 Janula triangularis Yoshida & Koh, 2011 — Сингапур, Борнео
 Janula triocellata Yoshida & Koh, 2011 — Борнео

Kochiura 
Kochiura Archer, 1950
 Kochiura attrita (Nicolet, 1849) — Чили, Хуан-Фернандес
 Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) — Канарские Острова, Кабо-Верде до Азербайджана
 Kochiura casablanca (Levi, 1963) — Чили
 Kochiura decolorata (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Kochiura ocellata (Nicolet, 1849) — Чили
 Kochiura olaup (Levi, 1963) — Бразилия
 Kochiura rosea (Nicolet, 1849) — Чили, Хуан-Фернандес
 Kochiura temuco (Levi, 1963) — Чили

Landoppo 
Landoppo Barrion & Litsinger, 1995
 Landoppo misamisoriensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины

Lasaeola 
Lasaeola Simon, 1881
 Lasaeola algarvensis Wunderlich, 2011 — Португалия
 Lasaeola atopa (Chamberlin, 1949) — США
 Lasaeola bequaerti (Chickering, 1948) — Панама
 Lasaeola canariensis (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова
 Lasaeola convexa (Blackwall, 1870) — Средиземноморье
 Lasaeola dbari Kovblyuk, Marusik & Omelko, 2012 — Abkhasia
 Lasaeola donaldi (Chickering, 1943) — Панама, Венесуэла
 Lasaeola fastigata Zhang, Liu & Zhang, 2011 — Китай
 Lasaeola flavitarsis (Wunderlich, 1992) — Канарские Острова
 Lasaeola grancanariensis (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова
 Lasaeola lunata Zhang, Liu & Zhang, 2011 — Китай
 Lasaeola minutissima Wunderlich, 2011 — Португалия
 Lasaeola oceanica Simon, 1883 — Азорские острова
 Lasaeola okinawana (Yoshida & Ono, 2000) — Китай, Острова Рюкю
 Lasaeola prona (Menge, 1868) — Голарктика
 Lasaeola spinithorax (Keyserling, 1886) — Перу
 Lasaeola striata (Wunderlich, 1987) — Канарские Острова
 Lasaeola superba (Chickering, 1948) — Мексика, Панама
 Lasaeola testaceomarginata Simon, 1881 — Западная Средиземноморье
 Lasaeola tristis (Hahn, 1833) — Европа до Центральная Азия
 Lasaeola tristis hissariensis (Charitonov, 1951) — Россия, Центральная Азия
 Lasaeola yona (Yoshida & Ono, 2000) — Острова Рюкю
 Lasaeola yoshidai (Ono, 1991) — Корея, Япония

Latrodectus 
Latrodectus Walckenaer, 1805
 Latrodectus antheratus (Badcock, 1932) — Парагвай, Аргентина
 Latrodectus apicalis Butler, 1877 — Галапагоссы
 Latrodectus bishopi Kaston, 1938 — США
 Latrodectus cinctus Blackwall, 1865 — Кабо-Верде, Африка, Kuwait
 Latrodectus corallinus Abalos, 1980 — Аргентина
 Latrodectus curacaviensis (Muller, 1776) — Малые Антильские острова, Южная Америка
 Latrodectus dahli Levi, 1959 — Марокко до Центральной Азии
 Latrodectus diaguita Carcavallo, 1960 — Аргентина
 Latrodectus elegans Thorell, 1898 — Индия, Мьянма, Китай, Япония
 Latrodectus erythromelas Schmidt & Klaas, 1991 — Индия, Шри-Ланка
 Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841 — Повсеместно
 Latrodectus hasselti Thorell, 1870 — Юго-Восточная Азия до Австралии, Новая Зеландия
 Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie, 1935 — Северная Америка, Израиль
 Latrodectus hystrix Simon, 1890 — Йемен, Сокотра
 Latrodectus indistinctus O. P.-Cambridge, 1904 — Намибия, Южная Африка
 Latrodectus karrooensis Smithers, 1944 — Южная Африка
 Latrodectus katipo Powell, 1871 — Новая Зеландия
 Latrodectus lilianae Melic, 2000 — Испания, Алжир
 Latrodectus mactans (Fabricius, 1775) — probably native до Северной Америки (ввезён повсеместно)
 Latrodectus menavodi Vinson, 1863 — Мадагаскар, Коморские острова, Альдабра
 Latrodectus mirabilis (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Latrodectus obscurior Dahl, 1902 — Кабо-Верде, Мадагаскар
 Latrodectus pallidus O. P.-Cambridge, 1872 — Кабо-Верде, Ливия до Центральной Азии
 Latrodectus quartus Abalos, 1980 — Аргентина
 Latrodectus renivulvatus Dahl, 1902 — Африка, Саудовская Аравия, Йемен
 Latrodectus revivensis Shulov, 1948 — Израиль
 Latrodectus rhodesiensis Mackay, 1972 — Южная Африка
 Latrodectus thoracicus Nicolet, 1849 — Чили
 Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) — Средиземноморье до Китая
 Latrodectus variegatus Nicolet, 1849 — Чили, Аргентина
 Latrodectus variolus Walckenaer, 1837 — США, Канада

Macaridion 
Macaridion Wunderlich, 1992
 Macaridion barreti (Kulczynski, 1899) — Мадейра

Magnopholcomma 
Magnopholcomma Wunderlich, 2008
 Magnopholcomma globulus Wunderlich, 2008 — Квинсленд

Meotipa 
Meotipa Simon, 1894
 Meotipa bituberculata Deeleman-Reinhold, 2009 — Суматра, Ява
 Meotipa impatiens Deeleman-Reinhold, 2009 — Малайзия, Суматра, Борнео
 Meotipa pallida Deeleman-Reinhold, 2009 — Суматра, Борнео
 Meotipa picturata Simon, 1895 — Индия, Таиланд, Лаос, Индонезия
 Meotipa thalerorum Deeleman-Reinhold, 2009 — Малайзия, Суматра, Ява
 Meotipa vesiculosa Simon, 1895 — Китай, Вьетнам до Японии, Филиппины, Индонезия

Molione 
Molione Thorell, 1892
 Molione christae Yoshida, 2003 — Борнео
 Molione kinabalu Yoshida, 2003 — Борнео
 Molione lemboda Gao & Li, 2010 — Китай
 Molione triacantha Thorell, 1892 — Индия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Тайвань
 Molione trispinosa (O. P.-Cambridge, 1873) — Шри-Ланка
 Molione uniacantha Wunderlich, 1995 — Малайзия, Суматра

Moneta 
Moneta O. P.-Cambridge, 1870
 Moneta australis (Keyserling, 1890) — Квинсленд
 Moneta baoae Yin, 2012 — Китай
 Moneta caudifera (Donitz & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Moneta coercervea (Roberts, 1978) — Сейшеллы
 Moneta conifera (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Moneta furva Yin, 2012 — Китай
 Moneta grandis Simon, 1905 — Индия
 Moneta hunanica Zhu, 1998 — Китай
 Moneta longicauda Simon, 1908 — Западная Австралия
 Moneta mirabilis (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Лаос, Малайзия, Тайвань, Япония
 Moneta orientalis Simon, 1909 — Вьетнам
 Moneta spinigera O. P.-Cambridge, 1870 — Африка до Тайваня
 Moneta spinigeroides (Zhu & Song, 1992) — Китай
 Moneta subspinigera Zhu, 1998 — Китай
 Moneta tanikawai (Yoshida, 1991) — Япония
 Moneta triquetra Simon, 1889 — Новая Каледония
 Moneta tumida Zhu, 1998 — Китай
 Moneta tumulicola Zhu, 1998 — Китай
 Moneta uncinata Zhu, 1998 — Китай
 Moneta variabilis Rainbow, 1920 — Лорд-Хау
 Moneta yoshimurai (Yoshida, 1983) — Тайвань

Montanidion 
Montanidion Wunderlich, 2011
 Montanidion kuantanense Wunderlich, 2011 — Малайзия

Nanume 
Nanume Saaristo, 2006
 Nanume naneum (Roberts, 1983) — Альдабра

Neopisinus 
Neopisinus Marques, Buckup & Rodrigues, 2011
 Neopisinus bigibbosus (O. P.-Cambridge, 1896) — Панама
 Neopisinus bruneoviridis (Mello-Leitao, 1948) — Панама, Тринидад до Бразилии
 Neopisinus cognatus (O. P.-Cambridge, 1893) — США до Перу, Бразилия
 Neopisinus fiapo Marques, Buckup & Rodrigues, 2011 — Бразилия
 Neopisinus gratiosus (Bryant, 1940) — Куба, Гаити
 Neopisinus longipes (Keyserling, 1884) — Перу, Бразилия
 Neopisinus putus (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика до Панамы
 Neopisinus recifensis (Levi, 1964) — Бразилия
 Neopisinus urucu Marques, Buckup & Rodrigues, 2011 — Бразилия

Neospintharus 
Neospintharus Exline, 1950
 Neospintharus baboquivari (Exline & Levi, 1962) — США, Мексика
 Neospintharus baekamensis Seo, 2010 — Корея
 Neospintharus bicornis (O. P.-Cambridge, 1880) — Бразилия
 Neospintharus concisus (Exline & Levi, 1962) — Мексика
 Neospintharus fur (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Neospintharus furcatus (O. P.-Cambridge, 1894) — США до Сальвадора, Вест-Индия
 Neospintharus nipponicus (Kumada, 1990) — Китай, Япония
 Neospintharus obscurus (Keyserling, 1884) — Перу
 Neospintharus parvus Exline, 1950 — Панама до Эквадора
 Neospintharus rioensis (Exline & Levi, 1962) — Бразилия, Аргентина
 Neospintharus syriacus (O. P.-Cambridge, 1872) — Турция, Ливан, Израиль
 Neospintharus triangularis (Taczanowski, 1873) — Панама, Французская Гвиана
 Neospintharus trigonum (Hentz, 1850) — США, Канада

Neottiura 
Neottiura Menge, 1868
 Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) — Голарктика
 Neottiura bimaculata pellucida (Simon, 1873) — Испания, Франция, Италия
 Neottiura curvimana (Simon, 1914) — Испания, Франция, Алжир
 Neottiura herbigrada (Simon, 1873) — Франция, Мадейра, до Израиля, Китай, Корея
 Neottiura margarita (Yoshida, 1985) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Neottiura suaveolens (Simon, 1879) — Европа, Россия
 Neottiura uncinata (Lucas, 1846) — Средиземноморье

Nesopholcomma 
Nesopholcomma Ono, 2010
 Nesopholcomma izuense Ono, 2010 — Япония

Nesticodes 
Nesticodes Archer, 1950
 Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) — Тропики, ввезён повсеместно

Nipponidion 
Nipponidion Yoshida, 2001
 Nipponidion okinawense Yoshida, 2001 — Окинава
 Nipponidion yaeyamense (Yoshida, 1993) — Япония

Nojimaia 
Nojimaia Yoshida, 2009
 Nojimaia nipponica Yoshida, 2009 — Япония

Ohlertidion 
Ohlertidion Wunderlich, 2008
 Ohlertidion lundbecki (Sorensen, 1898) — Гренландия
 Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) — Голарктика
 Ohlertidion thaleri (Marusik, 1988) — Россия

Okumaella 
Okumaella Yoshida, 2009
 Okumaella okumae (Yoshida, 1988) — Япония

Paidiscura 
Paidiscura Archer, 1950
 Paidiscura dromedaria (Simon, 1880) — Греция, Северная Африка до Среднего Востока, Кабо-Верде
 Paidiscura orotavensis (Schmidt, 1968) — Канарские Острова, Мадейра
 Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) — Европа, Алжир, Россия
 Paidiscura subpallens (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония

Parasteatoda 
Parasteatoda Archer, 1946
 Parasteatoda angulithorax (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Parasteatoda asiatica (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Parasteatoda brookesiana (Barrion & Litsinger, 1995) — Индия, Филиппины
 Parasteatoda campanulata (Chen, 1993) — Китай
 Parasteatoda camura (Simon, 1877) — Филиппины, Новая Гвинея, Соломоновы Острова
 Parasteatoda celsabdomina (Zhu, 1998) — Китай, Таиланд, Лаос
 Parasteatoda cingulata (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda culicivora (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Япония
 Parasteatoda daliensis (Zhu, 1998) — Китай, Лаос
 Parasteatoda decorata (L. Koch, 1867) — Кракатау, Новая Гвинея, Квинсленд
 Parasteatoda ducta (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda ferrumequina (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Parasteatoda galeiforma (Zhu, Zhang & Xu, 1991) — Китай
 Parasteatoda gui (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda hammeni (Chrysanthus, 1963) — Новая Гвинея
 Parasteatoda hatsushibai Yoshida, 2009 — Япония
 Parasteatoda japonica (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Лаос, Тайвань, Корея, Япония
 Parasteatoda jinghongensis (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda kaindi (Levi, Lubin & Robinson, 1982) — Новая Гвинея
 Parasteatoda kompirensis (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Parasteatoda lanyuensis (Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000) — Тайвань
 Parasteatoda longiducta (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Parasteatoda lunata serrata (Franganillo, 1930) — Куба
 Parasteatoda merapiensis Yoshida & Takasuka, 2011 — Ява
 Parasteatoda mundula (L. Koch, 1872) — Сейшеллы, Индия до Новой Каледонии
 Parasteatoda mundula papuana (Chrysanthus, 1963) — Новая Гвинея
 Parasteatoda nigrovittata (Keyserling, 1884) — Мексика до Аргентины
 Parasteatoda oculiprominens (Saito, 1939) — Китай, Лаос, Корея, Япония
 Parasteatoda oxymaculata (Zhu, 1998) — Китай, Лаос
 Parasteatoda polygramma (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея
 Parasteatoda quadrimaculata (Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000) — Тайвань
 Parasteatoda ryukyu (Yoshida, 2000) — Япония, Острова Рюкю
 Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) — Палеарктика
 Parasteatoda songi (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda subtabulata (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda subvexa (Zhu, 1998) — Китай
 Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) — Голарктика
 Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) — Повсеместно
 Parasteatoda tepidariorum australis (Thorell, 1895) — Мьянма
 Parasteatoda tesselata (Keyserling, 1884) — Мексика до Парагвая, Новая Гвинея, Пакистан
 Parasteatoda transipora (Zhu & Zhang, 1992) — Китай
 Parasteatoda triangula (Yoshida, 1993) — Сингапур, Ява, Бали
 Parasteatoda valoka (Chrysanthus, 1975) — Новая Гвинея, Новая Британия
 Parasteatoda vervoorti (Chrysanthus, 1975) — Новая Гвинея
 Parasteatoda wangi Jin & Zhang, 2013 — Китай
 Parasteatoda wau (Levi, Lubin & Robinson, 1982) — Новая Гвинея

Paratheridula 
Paratheridula Levi, 1957
 Paratheridula perniciosa (Keyserling, 1886) — США до Чили

Pholcomma 
Pholcomma Thorell, 1869
 Pholcomma antipodianum (Forster, 1955) — Острова Антиподов
 Pholcomma barnesi Levi, 1957 — США
 Pholcomma carota Levi, 1957 — США
 Pholcomma gibbum (Западнаяring, 1851) — Европа, Северная Африка до Азербайджана
 Pholcomma hickmani Forster, 1964 — Кэмпбелл
 Pholcomma hirsutum Emerton, 1882 — США, Канада
 Pholcomma mantinum Levi, 1964 — Бразилия
 Pholcomma micropunctatum (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Pholcomma soloa (Marples, 1955) — Самоа, Ниуэ
 Pholcomma tokyoense Ono, 2007 — Япония
 Pholcomma turbotti (Marples, 1956) — Новая Зеландия
 Pholcomma yunnanense Song & Zhu, 1994 — Китай

Phoroncidia 
Phoroncidia Западнаяwood, 1835
 Phoroncidia aciculata Thorell, 1877 — Сулавеси
 Phoroncidia aculeata Западнаяwood, 1835 — Индия
 Phoroncidia alishanensis Chen, 1990 — Тайвань
 Phoroncidia altiventris Yoshida, 1985 — Япония
 Phoroncidia alveolata (Simon, 1903) — Экваториальная Гвинея
 Phoroncidia americana (Emerton, 1882) — США, Канада, Куба, Ямайка
 Phoroncidia argoides (Doleschall, 1857) — Amboina
 Phoroncidia aurata O. P.-Cambridge, 1877 — Мадагаскар
 Phoroncidia bifrons (Simon, 1895) — Филиппины
 Phoroncidia biocellata (Simon, 1893) — Бразилия
 Phoroncidia bukolana Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Phoroncidia capensis (Simon, 1895) — Южная Африка
 Phoroncidia concave Yin & Xu, 2012 — Китай
 Phoroncidia coracina (Simon, 1899) — Суматра
 Phoroncidia cribrata (Simon, 1893) — Парагвай
 Phoroncidia crustula Zhu, 1998 — Китай
 Phoroncidia cygnea (Hickman, 1951) — Тасмания
 Phoroncidia eburnea (Simon, 1895) — Южная Африка
 Phoroncidia ellenbergeri Berland, 1913 — Габон
 Phoroncidia escalerai (Simon, 1903) — Экваториальная Гвинея
 Phoroncidia flavolimbata (Simon, 1893) — Эквадор
 Phoroncidia fumosa (Nicolet, 1849) — Чили
 Phoroncidia gayi (Nicolet, 1849) — Чили
 Phoroncidia gira Levi, 1964 — Венесуэла
 Phoroncidia hankiewiczi (Kulczynski, 1911) — Португалия, Испания, Франция
 Phoroncidia hexacantha Thorell, 1890 — Суматра
 Phoroncidia jacobsoni (Reimoser, 1925) — Суматра
 Phoroncidia kibonotensis (Tullgren, 1910) — Восточная Африка
 Phoroncidia kibonotensis concolor (Caporiacco, 1949) — Кения
 Phoroncidia levii Chrysanthus, 1963 — Новая Гвинея
 Phoroncidia longiceps (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Phoroncidia lygeana (Walckenaer, 1841) — Малайзия, Суматра, Ява, Борнео
 Phoroncidia maindroni (Simon, 1905) — Индия
 Phoroncidia minschana (Schenkel, 1936) — Россия, Китай
 Phoroncidia minuta (Spassky, 1932) — Грузия, Азербайджан
 Phoroncidia moyobamba Levi, 1964 — Перу, Бразилия
 Phoroncidia musiva (Simon, 1880) — Новая Каледония
 Phoroncidia nasuta (O. P.-Cambridge, 1873) — Шри-Ланка, Тайвань, Япония
 Phoroncidia nicoleti (Roewer, 1942) — Чили
 Phoroncidia nicoleti Levi, 1964 — Чили
 Phoroncidia oahuensis (Simon, 1900) — Гавайи
 Phoroncidia paradoxa (Lucas, 1846) — Европа, Северная Африка
 Phoroncidia pennata (Nicolet, 1849) — Чили
 Phoroncidia personata (L. Koch, 1872) — Самоа, Фиджи, Лорд-Хау
 Phoroncidia pilula (Karsch, 1879) — Китай, Корея, Япония
 Phoroncidia pilula (Simon, 1895) — Занзибар
 Phoroncidia piratini Rodrigues & Marques, 2010 — Бразилия
 Phoroncidia pukeiwa (Marples, 1955) — Новая Зеландия
 Phoroncidia puketoru (Marples, 1955) — Новая Зеландия
 Phoroncidia puyehue Levi, 1967 — Чили
 Phoroncidia quadrata (O. P.-Cambridge, 1879) — Новая Зеландия
 Phoroncidia quadrispinella Strand, 1907 — Мадагаскар
 Phoroncidia ravot Levi, 1964 — Венесуэла
 Phoroncidia reimoseri Levi, 1964 — Бразилия
 Phoroncidia rotunda (Keyserling, 1890) — Квинсленд, Лорд-Хау, Самоа
 Phoroncidia rubens Thorell, 1899 — Камерун
 Phoroncidia rubroargentea Berland, 1913 — Мадагаскар
 Phoroncidia rubromaculata (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Phoroncidia ryukyuensis Yoshida, 1979 — Тайвань, Острова Рюкю
 Phoroncidia saboya Levi, 1964 — Колумбия
 Phoroncidia scutellata (Taczanowski, 1879) — Перу
 Phoroncidia scutula (Nicolet, 1849) — Боливия, Чили
 Phoroncidia septemaculeata O. P.-Cambridge, 1873 — Шри-Ланка
 Phoroncidia sextuberculata (Keyserling, 1890) — Квинсленд
 Phoroncidia sjostedti Tullgren, 1910 — Танзания
 Phoroncidia spissa (Nicolet, 1849) — Чили
 Phoroncidia splendida Thorell, 1899 — Западная Африка
 Phoroncidia studo Levi, 1964 — Перу, Бразилия
 Phoroncidia testudo (O. P.-Cambridge, 1873) — Индия, Шри-Ланка
 Phoroncidia thwaitesi O. P.-Cambridge, 1869 — Шри-Ланка
 Phoroncidia tina Levi, 1964 — Бразилия
 Phoroncidia tricuspidata (Blackwall, 1863) — Бразилия
 Phoroncidia trituberculata (Hickman, 1951) — Тасмания
 Phoroncidia triunfo Levi, 1964 — Мексика до Коста-Рики
 Phoroncidia truncatula (Strand, 1909) — Южная Африка
 Phoroncidia umbrosa (Nicolet, 1849) — Чили
 Phoroncidia variabilis (Nicolet, 1849) — Чили

Phycosoma 
Phycosoma O. P.-Cambridge, 1879
 Phycosoma altum (Keyserling, 1886) — Мексика до Бразилии, Гавайи
 Phycosoma amamiense (Yoshida, 1985) — Китай, Корея, Япония, Острова Рюкю
 Phycosoma diaoluo Zhang & Zhang, 2012 — Китай
 Phycosoma digitula Zhang & Zhang, 2012 — Китай
 Phycosoma excisum (Simon, 1889) — Мадагаскар
 Phycosoma flavomarginatum (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Phycosoma hainanensis (Zhu, 1998) — Китай, Лаос
 Phycosoma hana (Zhu, 1998) — Китай
 Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) — Европа до Азербайджана
 Phycosoma jamesi (Roberts, 1979) — Ямайка, Панама
 Phycosoma japonicum (Yoshida, 1985) — Корея, Япония
 Phycosoma labialis (Zhu, 1998) — Китай
 Phycosoma lineatipes (Bryant, 1933) — США до Бразилии
 Phycosoma martinae (Roberts, 1983) — Сейшеллы, Индия, Китай, Корея, Острова Рюкю, Филиппины
 Phycosoma menustya (Roberts, 1983) — Сейшеллы
 Phycosoma mustelinum (Simon, 1889) — Россия, Китай, Корея, Япония, Кракатау
 Phycosoma nigromaculatum (Yoshida, 1987) — Тайвань, Япония, Острова Рюкю
 Phycosoma oecobioides O. P.-Cambridge, 1879 — Новая Зеландия, Chatham Islands
 Phycosoma sinica (Zhu, 1992) — Китай
 Phycosoma spundana (Roberts, 1978) — Сейшеллы
 Phycosoma stellaris (Zhu, 1998) — Китай
 Phycosoma stictum (Zhu, 1992) — Китай
 Phycosoma stigmosum Yin, 2012 — Китай

Phylloneta 
Phylloneta Archer, 1950
 Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) — Голарктика
 Phylloneta pictipes (Keyserling, 1884) — США
 Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Phylloneta sisyphia foliifera (Thorell, 1875) — Испания
 Phylloneta sisyphia torandae (Strand, 1917) — Яркенд, Каракорум

Platnickina 
Platnickina Kocak & Kemal, 2008
 Platnickina alabamensis (Gertsch & Archer, 1942) — США, Канада
 Platnickina antoni (Keyserling, 1884) — США
 Platnickina kijabei (Berland, 1920) — Восточная Африка
 Platnickina maculata (Yoshida, 2001) — Япония
 Platnickina mneon (Bosenberg & Strand, 1906) — Тропики
 Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846) — Средиземноморье
 Platnickina punctosparsa (Emerton, 1882) — США
 Platnickina qionghaiensis (Zhu, 1998) — Китай
 Platnickina sterninotata (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) — Голарктика

Proboscidula 
Proboscidula Miller, 1970
 Proboscidula loricata Miller, 1970 — Ангола
 Proboscidula milleri Knoflach, 1995 — Руанда

Propostira 
Propostira Simon, 1894
 Propostira quadrangulata Simon, 1894 — Индия, Шри-Ланка
 Propostira ranii Bhattacharya, 1935 — Индия

Pycnoepisinus 
Pycnoepisinus Wunderlich, 2008
 Pycnoepisinus kilimandjaroensis Wunderlich, 2008 — Кения

Rhomphaea 
Rhomphaea L. Koch, 1872
 Rhomphaea aculeata Thorell, 1898 — Мьянма
 Rhomphaea affinis Lessert, 1936 — Мозамбик
 Rhomphaea altissima Mello-Leitao, 1941 — Бразилия
 Rhomphaea angulipalpis Thorell, 1877 — Сулавеси
 Rhomphaea annulipedis Yoshida & Nojima, 2010 — Япония
 Rhomphaea barycephala (Roberts, 1983) — Альдабра
 Rhomphaea brasiliensis Mello-Leitao, 1920 — Венесуэла, Бразилия
 Rhomphaea ceraosus (Zhu & Song, 1991) — Китай
 Rhomphaea cometes L. Koch, 1872 — Новая Гвинея, Самоа
 Rhomphaea cona (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Rhomphaea fictilium (Hentz, 1850) — Канада до Аргентины
 Rhomphaea hyrcana (Logunov & Marusik, 1990) — Грузия, Азербайджан, Китай, Япония
 Rhomphaea irrorata Thorell, 1898 — Мьянма, Pulu Berhala (Суматра)
 Rhomphaea labiata (Zhu & Song, 1991) — Китай, Лаос, Япония
 Rhomphaea lactifera Simon, 1909 — Вьетнам
 Rhomphaea longicaudata O. P.-Cambridge, 1872 — Греция, Ливан
 Rhomphaea metaltissima Soares & Camargo, 1948 — Панама до Бразилии
 Rhomphaea nasica (Simon, 1873) — Средиземноморье, Африка, Остров Святой Елены
 Rhomphaea oris (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Rhomphaea ornatissima Dyal, 1935 — Пакистан
 Rhomphaea palmarensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Rhomphaea paradoxa (Taczanowski, 1873) — Сент-Винсент, Мексика до Бразилии
 Rhomphaea pignalitoensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Аргентина
 Rhomphaea procera (O. P.-Cambridge, 1898) — Коста-Рика до Аргентины
 Rhomphaea projiciens O. P.-Cambridge, 1896 — США до Аргентины, Индия
 Rhomphaea recurvata (Saaristo, 1978) — Сейшеллы
 Rhomphaea rostrata (Simon, 1873) — Средиземноморье
 Rhomphaea sagana (Donitz & Strand, 1906) — Россия, Азербайджан до Японии, Филиппины
 Rhomphaea sinica (Zhu & Song, 1991) — Китай
 Rhomphaea sjostedti Tullgren, 1910 — Танзания
 Rhomphaea tanikawai Yoshida, 2001 — Япония
 Rhomphaea urquharti (Bryant, 1933) — Новая Зеландия
 Rhomphaea velhaensis (Gonzalez & Carmen, 1996) — Бразилия

Robertus 
Robertus O. P.-Cambridge, 1879
 Robertus alpinus Dresco, 1959 — Италия
 Robertus arcticus (Chamberlin & Ivie, 1947) — Аляска
 Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) — Палеарктика
 Robertus banksi (Kaston, 1946) — США, Канада
 Robertus borealis (Kaston, 1946) — США, Канада
 Robertus brachati Wunderlich, 2011 — Турция
 Robertus calidus Knoflach, 1995 — Конго
 Robertus cantabricus Fage, 1931 — Испания
 Robertus cardesensis Dresco, 1959 — Испания
 Robertus crosbyi (Kaston, 1946) — США, Канада
 Robertus emeishanensis Zhu, 1998 — Китай
 Robertus eremophilus Chamberlin, 1928 — США
 Robertus floridensis (Kaston, 1946) — США
 Robertus frivaldszkyi (Chyzer, 1894) — Восточная Европа
 Robertus frontatus (Banks, 1892) — США, Канада
 Robertus fuscus (Emerton, 1894) — США, Канада
 Robertus golovatchi Eskov, 1987 — Грузия, Абхазия
 Robertus heydemanni Wiehle, 1965 — Швеция, Германия, Австрия, Румыния, Россия
 Robertus insignis O. P.-Cambridge, 1907 — Европа, Россия
 Robertus kastoni Eskov, 1987 — Россия, Япония
 Robertus kuehnae Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993 — Бельгия, Швейцария, Германия, Австрия
 Robertus laticeps (Keyserling, 1884) — США
 Robertus lividus (Blackwall, 1836) — Голарктика
 Robertus longipalpus (Kaston, 1946) — США, Канада
 Robertus lyrifer Holm, 1939 — Исландия, Скандинавия, Австрия, Россия
 Robertus mazaurici (Simon, 1901) — Франция
 Robertus mediterraneus Eskov, 1987 — Средиземноморье, Россия, Абхазия
 Robertus monticola Simon, 1914 — Франция
 Robertus naejangensis Seo, 2005 — Корея
 Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) — Палеарктика
 Robertus nipponicus Yoshida, 1995 — Япония
 Robertus nojimai Yoshida, 2002 — Япония
 Robertus ogatai Yoshida, 1995 — Япония
 Robertus potanini Schenkel, 1963 — Китай
 Robertus pumilus (Emerton, 1909) — США
 Robertus riparius (Keyserling, 1886) — США, Канада, Аляска
 Robertus saitoi Yoshida, 1995 — Япония
 Robertus scoticus Jackson, 1914 — Палеарктика
 Robertus sibiricus Eskov, 1987 — Россия, Япония
 Robertus similis (Kaston, 1946) — США
 Robertus spinifer (Emerton, 1909) — США
 Robertus truncorum (L. Koch, 1872) — Европа
 Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 — Палеарктика
 Robertus ussuricus Eskov, 1987 — Россия
 Robertus vigerens (Chamberlin & Ivie, 1933) — США, Канада, Аляска

Ruborridion 
Ruborridion Wunderlich, 2011
 Ruborridion musivum (Simon, 1873) — Средиземноморье

Rugathodes 
Rugathodes Archer, 1950
 Rugathodes acoreensis Wunderlich, 1992 — Азорские острова
 Rugathodes aurantius (Emerton, 1915) — Голарктика
 Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) — Европа, Россия
 Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) — Европа, Россия, Украина
 Rugathodes madeirensis Wunderlich, 1987 — Мадейра
 Rugathodes nigrolimbatus (Yaginuma, 1972) — Япония
 Rugathodes pico (Merrett & Ashmole, 1989) — Азорские острова
 Rugathodes sexpunctatus (Emerton, 1882) — США, Канада, Аляска, Россия

Sardinidion 
Sardinidion Wunderlich, 1995
 Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) — Европа, Россия, Украина, Северная Африка

Selkirkiella 
Selkirkiella Berland, 1924
 Selkirkiella alboguttata Berland, 1924 — Хуан-Фернандес
 Selkirkiella carelmapuensis (Levi, 1963) — Чили
 Selkirkiella luisi (Levi, 1967) — Чили
 Selkirkiella magallanes (Levi, 1963) — Чили
 Selkirkiella michaelseni (Simon, 1902) — Чили
 Selkirkiella purpurea (Nicolet, 1849) — Чили
 Selkirkiella ventrosa (Nicolet, 1849) — Чили, Аргентина, Фолклендские острова
 Selkirkiella wellingtoni (Levi, 1967) — Чили

Sesato 
Sesato Saaristo, 2006
 Sesato setosa Saaristo, 2006 — Сейшеллы

Seycellesa 
Seycellesa Kocak & Kemal, 2008
 Seycellesa braueri (Simon, 1898) — Сейшеллы

Simitidion 
Simitidion Wunderlich, 1992
 Simitidion agaricographum (Levy & Amitai, 1982) — Тунис, Греция, Кипр, Израиль
 Simitidion lacuna Wunderlich, 1992 — Канарские Острова, Испания, Северная Африка, Израиль
 Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) — Голарктика

Spheropistha 
Spheropistha Yaginuma, 1957
 Spheropistha huangsangensis (Yin, Peng & Bao, 2004) — Китай
 Spheropistha melanosoma Yaginuma, 1957 — Корея, Япония
 Spheropistha miyashitai (Tanikawa, 1998) — Япония
 Spheropistha nigroris (Yoshida, Tso & Severinghaus, 2000) — Тайвань
 Spheropistha orbita (Zhu, 1998) — Китай
 Spheropistha rhomboides (Yin, Peng & Bao, 2004) — Китай

Spinembolia 
Spinembolia Saaristo, 2006
 Spinembolia clabnum (Roberts, 1978) — Сейшеллы

Spintharus 
Spintharus Hentz, 1850
 Spintharus argenteus Dyal, 1935 — Пакистан
 Spintharus flavidus Hentz, 1850 — США до Боливии, Бразилия
 Spintharus gracilis Keyserling, 1886 — Бразилия

Steatoda 
Steatoda Sundevall, 1833
 Steatoda adumbrata (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Steatoda aethiopica (Simon, 1909) — Центральная Африка
 Steatoda alamosa Gertsch, 1960 — США, Мексика
 Steatoda alboclathrata (Simon, 1897) — Индия
 Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) — Повсеместно
 Steatoda albomaculata infuscata (Schenkel, 1925) — Швейцария
 Steatoda amurica (Strand, 1907) — Россия
 Steatoda ancora (Grube, 1861) — Россия
 Steatoda ancorata (Holmberg, 1876) — Мексика до Чили
 Steatoda andina (Keyserling, 1884) — Венесуэла до Чили
 Steatoda apacheana Gertsch, 1960 — США
 Steatoda atascadera Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Steatoda atrocyanea (Simon, 1880) — Новая Каледония, Луайоте
 Steatoda autumnalis (Banks, 1898) — Мексика
 Steatoda badia (Roewer, 1961) — Сенегал
 Steatoda bertkaui (Thorell, 1881) — Молуккские острова, Новая Гвинея
 Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) — Голарктика
 Steatoda borealis (Hentz, 1850) — США, Канада, Аляска
 Steatoda bradyi (Strand, 1907) — Южная Африка
 Steatoda capensis Hann, 1990 — Остров Святой Елены, Южная Африка, Новая Зеландия
 Steatoda carbonaria (Simon, 1907) — Конго, Биоко
 Steatoda carbonaria minor (Simon, 1907) — Конго
 Steatoda caspia Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Steatoda castanea (Clerck, 1757) — Палеарктика (Канада, США, ввезён)
 Steatoda chinchipe Levi, 1962 — Эквадор, Перу
 Steatoda cingulata (Thorell, 1890) — Китай, Корея, Лаос, Япония, Суматра, Ява
 Steatoda connexa (O. P.-Cambridge, 1904) — Южная Африка
 Steatoda craniformis Zhu & Song, 1992 — Китай
 Steatoda dahli (Nosek, 1905) — Турция до Израиля, Центральная Азия
 Steatoda diamantina Levi, 1962 — Бразилия
 Steatoda distincta (Blackwall, 1859) — Мадейра
 Steatoda ephippiata (Thorell, 1875) — Алжир до Израиля
 Steatoda erigoniformis (O. P.-Cambridge, 1872) — Тропики
 Steatoda fagei (Lawrence, 1964) — Южная Африка
 Steatoda fallax (Blackwall, 1865) — Кабо-Верде
 Steatoda felina (Simon, 1907) — Конго
 Steatoda foravae Dippenaar-Schoeman & Muller, 1992 — Южная Африка
 Steatoda grandis Banks, 1901 — США
 Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) — Повсеместно
 Steatoda grossa strandi (Ermolajev, 1934) — Россия
 Steatoda gui Zhu, 1998 — Китай
 Steatoda hespera Chamberlin & Ivie, 1933 — США, Канада
 Steatoda hui Zhu, 1998 — Китай
 Steatoda iheringi (Keyserling, 1886) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Steatoda incomposita (Denis, 1957) — Португалия, Испания, Франция, Гибралтар, Корсика
 Steatoda kiwuensis (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Steatoda kuytunensis Zhu, 1998 — Китай
 Steatoda latifasciata (Simon, 1873) — Канарские Острова, Марокко до Израиля
 Steatoda latrodectoides (Franganillo, 1913) — Испания
 Steatoda lawrencei Brignoli, 1983 — Южная Африка
 Steatoda lenzi (Strand, 1907) — Южная Африка
 Steatoda leonardi (Thorell, 1898) — Мьянма
 Steatoda lepida (O. P.-Cambridge, 1879) — Новая Зеландия
 Steatoda linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Steatoda livens (Simon, 1894) — Тасмания
 Steatoda longurio (Simon, 1909) — Центральная Африка
 Steatoda mainlingensis (Hu & Li, 1987) — Китай
 Steatoda mainlingoides Yin et al., 2003 — Китай
 Steatoda marmorata (Simon, 1910) — Южная Африка
 Steatoda marta Levi, 1962 — Колумбия
 Steatoda maura (Simon, 1909) — Средиземноморье
 Steatoda mexicana Levi, 1957 — США, Мексика
 Steatoda micans (Hogg, 1922) — Вьетнам
 Steatoda minima (Denis, 1955) — Niger
 Steatoda moerens (Thorell, 1875) — Алжир, Тунис
 Steatoda moesta (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика до Бразилии
 Steatoda morsitans (O. P.-Cambridge, 1885) — Южная Африка
 Steatoda nahuana Gertsch, 1960 — Мексика
 Steatoda nasata (Chrysanthus, 1975) — Кракатау, Новая Ирландия, Австралия
 Steatoda ngipina Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Steatoda nigrimaculata Zhang, Chen & Zhu, 2001 — Китай
 Steatoda nigrocincta O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Steatoda niveosignata (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Steatoda nobilis (Thorell, 1875) — Мадейра, Канарские Острова (Португалия до Италии, Алжир, Англия, США, ввезён)
 Steatoda octonotata (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Steatoda palomara Chamberlin & Ivie, 1935 — США
 Steatoda pardalia Yin et al., 2003 — Китай
 Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805) — Европа, Средиземноморье до Центральной Азии
 Steatoda paykulliana obsoleta (Strand, 1908) — Эфиопия
 Steatoda pengyangensis Hu & Zhang, 2012 — Китай
 Steatoda perakensis Simon, 1901 — Малайзия
 Steatoda perspicillata (Thorell, 1898) — Мьянма
 Steatoda picea (Thorell, 1899) — Камерун
 Steatoda porteri (Simon, 1900) — Чили
 Steatoda punctulata (Marx, 1898) — США, Мексика
 Steatoda quadrimaculata (O. P.-Cambridge, 1896) — США до Венесуэлы, Вест-Индия
 Steatoda quaesita (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика
 Steatoda quinquenotata (Blackwall, 1865) — Кабо-Верде
 Steatoda retorta Gonzalez, 1987 — Аргентина
 Steatoda rhombifera (Grube, 1861) — Россия
 Steatoda rubrocalceolata (Simon, 1907) — Биоко
 Steatoda rufoannulata (Simon, 1899) — Индия, Шри-Ланка, Суматра, Ява
 Steatoda sabulosa (Tullgren, 1901) — Боливия, Аргентина, Чили
 Steatoda sagax (Blackwall, 1865) — Кабо-Верде
 Steatoda saltensis Levi, 1957 — Мексика
 Steatoda semideserta Ponomarev, 2005 — Казахстан
 Steatoda seriata (Simon, 1899) — Суматра
 Steatoda singoides (Tullgren, 1910) — Танзания
 Steatoda sordidata O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Steatoda speciosa (Thorell, 1898) — Мьянма
 Steatoda subannulata (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея, Новая Британия
 Steatoda terastiosa Zhu, 1998 — Китай
 Steatoda tigrina (Tullgren, 1910) — Танзания
 Steatoda tortoisea Yin et al., 2003 — Китай
 Steatoda transversa (Banks, 1898) — США, Мексика
 Steatoda trianguloides Levy, 1991 — Израиль
 Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) — Повсеместно
 Steatoda triangulosa concolor (Caporiacco, 1933) — Ливия
 Steatoda tristis (Tullgren, 1910) — Танзания
 Steatoda tristis ruwenzorica (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Steatoda truncata (Urquhart, 1888) — Новая Зеландия
 Steatoda ulleungensis Paik, 1995 — Корея
 Steatoda uncata Zhang, Chen & Zhu, 2001 — Китай
 Steatoda variabilis (Berland, 1920) — Восточная Африка
 Steatoda variata Gertsch, 1960 — США, Мексика
 Steatoda variata china Gertsch, 1960 — США, Мексика
 Steatoda variipes (Keyserling, 1884) — Перу
 Steatoda vaulogeri (Simon, 1909) — Вьетнам
 Steatoda venator (Audouin, 1826) — Ливия, Египт
 Steatoda violacea (Strand, 1906) — Эфиопия
 Steatoda wangi Zhu, 1998 — Китай
 Steatoda wanshou Yin, 2012 — Китай
 Steatoda washona Gertsch, 1960 — США, Мексика
 Steatoda xerophila Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Steatoda xishuiensis Zhang, Chen & Zhu, 2001 — Китай

Stemmops 
Stemmops O. P.-Cambridge, 1894
 Stemmops belavista Marques & Buckup, 1996 — Бразилия
 Stemmops bicolor O. P.-Cambridge, 1894 — США до Панамы, Куба, Багамы
 Stemmops cambridgei Levi, 1955 — Мексика, Гондурас
 Stemmops caranavi Marques & Buckup, 1996 — Боливия
 Stemmops carius Marques & Buckup, 1996 — Бразилия
 Stemmops concolor Simon, 1897 — Сент-Винсент
 Stemmops cryptus Levi, 1955 — Панама
 Stemmops forcipus Zhu, 1998 — Китай, Лаос
 Stemmops lina Levi, 1955 — Мексика
 Stemmops mellus Levi, 1964 — Панама
 Stemmops nigrabdomenus Zhu, 1998 — Китай, Лаос
 Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969 — Китай, Корея, Япония
 Stemmops ornatus (Bryant, 1933) — США
 Stemmops orsus Levi, 1964 — Панама, Бразилия
 Stemmops osorno (Levi, 1963) — Чили
 Stemmops questus Levi, 1955 — Мексика до Венесуэлы
 Stemmops salenas Marques & Buckup, 1996 — Бразилия
 Stemmops servus Levi, 1964 — Панама
 Stemmops subtilis (Simon, 1895) — Венесуэла
 Stemmops vicosa Levi, 1964 — Бразилия
 Stemmops victoria Levi, 1955 — Мексика

Stoda 
Stoda Saaristo, 2006
 Stoda libudum (Roberts, 1978) — Сейшеллы

Styposis 
Styposis Simon, 1894
 Styposis ajo Levi, 1960 — США
 Styposis albula (Gertsch, 1960) — Гайана
 Styposis camoteensis (Levi, 1967) — Хуан-Фернандес
 Styposis chickeringi Levi, 1960 — Панама
 Styposis clausis Levi, 1960 — США до Колумбии
 Styposis colorados Levi, 1964 — Эквадор
 Styposis flavescens Simon, 1894 — Никарагуа до Венесуэлы
 Styposis kahuziensis Miller, 1970 — Конго
 Styposis lutea (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Styposis nicaraguensis Levi, 1960 — Никарагуа
 Styposis rancho Levi, 1960 — Венесуэла
 Styposis scleropsis Levi, 1960 — Панама
 Styposis selis Levi, 1964 — Бразилия
 Styposis tepus (Levi, 1967) — Чили

Takayus 
Takayus Yoshida, 2001
 Takayus chikunii (Yaginuma, 1960) — Китай, Япония
 Takayus codomaculatus Yin, 2012 — Китай
 Takayus fujisawai Yoshida, 2002 — Япония
 Takayus huanrenensis (Zhu & Gao, 1993) — Китай
 Takayus kunmingicus (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus latifolius (Yaginuma, 1960) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Takayus linimaculatus (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus lunulatus (Guan & Zhu, 1993) — Россия, Китай, Корея
 Takayus lushanensis (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus naevius (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus papiliomaculatus Yin, Peng & Zhang, 2005 — Китай
 Takayus quadrimaculatus (Song & Kim, 1991) — Китай, Корея
 Takayus simplicus Yin, 2012 — Китай
 Takayus sublatifolius (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus takayensis (Saito, 1939) — Китай, Корея, Япония
 Takayus wangi (Zhu, 1998) — Китай
 Takayus xui (Zhu, 1998) — Китай

Tamanidion 
Tamanidion Wunderlich, 2011
 Tamanidion multidenticuli Wunderlich, 2011 — Малайзия

Tekellina 
Tekellina Levi, 1957
 Tekellina archboldi Levi, 1957 — США
 Tekellina bella Marques & Buckup, 1993 — Бразилия
 Tekellina crica Marques & Buckup, 1993 — Бразилия
 Tekellina guaiba Marques & Buckup, 1993 — Бразилия
 Tekellina minor Marques & Buckup, 1993 — Бразилия
 Tekellina pretiosa Marques & Buckup, 1993 — Бразилия

Theonoe 
Theonoe Simon, 1881
 Theonoe africana Caporiacco, 1947 — Танзания
 Theonoe formivora (Walckenaer, 1841) — Франция
 Theonoe major Denis, 1961 — Испания
 Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) — Европа, Россия, Украина
 Theonoe sola Thaler & Steinberger, 1988 — Германия, Австрия
 Theonoe stridula Crosby, 1906 — США, Канада, Аляска

Theridion 
Theridion Walckenaer, 1805
 Theridion abruptum Simon, 1884 — Северная Африка
 Theridion accoense Levy, 1985 — Израиль
 Theridion acutitarse Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion adjacens (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика до Панамы
 Theridion adrianopoli Drensky, 1915 — Болгария, Греция, Крит, Турция
 Theridion aeolium Levi, 1963 — США
 Theridion agrarium Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion agreste Nicolet, 1849 — Чили
 Theridion agrifoliae Levi, 1957 — США, Канада
 Theridion akme Levi, 1959 — Панама
 Theridion akron Levi, 1959 — Панама
 Theridion albidorsum Strand, 1909 — Южная Африка
 Theridion albidum Banks, 1895 — США, Канада
 Theridion albioculum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion albipes L. Koch, 1878 — Россия, Грузия
 Theridion albocinctum Urquhart, 1892 — Новая Зеландия
 Theridion albodecoratum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion albolineatum Nicolet, 1849 — Чили
 Theridion albolineolatum Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Theridion albomaculosum O. P.-Cambridge, 1869 — Шри-Ланка
 Theridion albopictum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion albostriatum (L. Koch, 1867) — Новая Гвинея, Квинсленд, Тонга, Норфолк
 Theridion albulum O. P.-Cambridge, 1898 — Панама
 Theridion amarga Levi, 1967 — Чили, Аргентина
 Theridion amatitlan Levi, 1963 — Гватемала
 Theridion ambiguum Nicolet, 1849 — Чили
 Theridion ampascachi Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Theridion ampliatum Urquhart, 1892 — Новая Зеландия
 Theridion angusticeps Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion angustifrons Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Theridion anson Levi, 1967 — Хуан-Фернандес
 Theridion antillanum Simon, 1894 — Вест-Индия
 Theridion apiculatum Roewer, 1942 — Квинсленд
 Theridion aporum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion apostoli Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Theridion apulco Levi, 1959 — Мексика
 Theridion aragua Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion archeri Levi, 1959 — Куба
 Theridion argentatulum Roewer, 1942 — Новая Зеландия
 Theridion arizonense Levi, 1957 — США
 Theridion artum Levi, 1959 — Панама, Тринидад
 Theridion aruanum Strand, 1911 — Ару
 Theridion arushae Caporiacco, 1947 — Танзания
 Theridion asbolodes Rainbow, 1917 — Южная Австралия
 Theridion astrigerum Thorell, 1895 — Мьянма
 Theridion atratum Thorell, 1877 — Сулавеси
 Theridion attritum (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Theridion auberti Simon, 1904 — Южная Африка
 Theridion aulos Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion australe Banks, 1899 — США, Мексика, Вест-Индия
 Theridion baccula Thorell, 1887 — Мьянма
 Theridion baltasarense Levi, 1963 — Наветренные острова
 Theridion banksi Berland, 1920 — Восточная Африка
 Theridion barbarae Levi, 1959 — Мексика
 Theridion beebei Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion bellatulum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion bengalensis Sen, Saha & Raychaudhuri, 2011 — Индия
 Theridion bergi Levi, 1963 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Theridion berlandi Roewer, 1942 — Самоа
 Theridion betteni Wiehle, 1960 — Палеарктика
 Theridion bicruciatum Roewer, 1961 — Сенегал
 Theridion bidepressum Yin, Peng & Zhang, 2005 — Китай
 Theridion biezankoi Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion biforaminum Gao & Zhu, 1993 — Китай
 Theridion biolleyi Banks, 1909 — Коста-Рика
 Theridion biseriatum Thorell, 1890 — Суматра
 Theridion bisignatum (Mello-Leitao, 1945) — Бразилия, Аргентина
 Theridion bitakum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion blaisei Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion boesenbergi Strand, 1904 — Европа, Россия, Украина
 Theridion bolivari Levi, 1959 — Мексика
 Theridion bolum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion bomae Schmidt, 1957 — Конго
 Theridion bosniense Wunderlich, 2011 — Босния
 Theridion botanicum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion brachypus Thorell, 1887 — Мьянма
 Theridion bradyanum Strand, 1907 — Южная Африка
 Theridion brunellii Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Theridion brunneonigrum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion bryantae Roewer, 1951 — Мексика
 Theridion bullatum Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion buxtoni Berland, 1929 — Самоа, Хендерсон, Туамоту
 Theridion cairoense Wunderlich, 2011 — Египт
 Theridion calcynatum Holmberg, 1876 — Венесуэла до Аргентины
 Theridion californicum Banks, 1904 — США, Канада
 Theridion caliginosum Marples, 1955 — Самоа
 Theridion cameronense Levi, 1957 — США, Мексика
 Theridion campestratum Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion caplandense Strand, 1907 — Южная Африка
 Theridion carinatum Yin, Peng & Zhang, 2005 — Китай
 Theridion carpathium Brignoli, 1984 — Греция
 Theridion cassinicola Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Theridion castaneum Franganillo, 1931 — Куба
 Theridion catharina Marples, 1955 — Самоа
 Theridion cavipalpe (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Гватемала
 Theridion cazieri Levi, 1959 — Багамы
 Theridion centrum Levi, 1959 — Панама
 Theridion ceylonicus Dunlop & Jekel, 2009 — Шри-Ланка
 Theridion chacoense Levi, 1963 — Боливия
 Theridion chakinuense Wunderlich, 1995 — Туркменистан
 Theridion chamberlini Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion charitonowi Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion cheimatos Gertsch & Archer, 1942 — США
 Theridion cheni Zhu, 1998 — Китай
 Theridion chihuahua Levi, 1959 — Мексика
 Theridion chiriqui Levi, 1959 — Панама
 Theridion chonetum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion choroni Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion cinctipes Banks, 1898 — США, Мексика
 Theridion cinereum Thorell, 1875 — Швейцария, Австрия, Балканы, Болгария, Греция, Турция, Россия, Украина
 Theridion circumtextum Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Theridion climacode Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion clivalum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion cloxum Roberts, 1983 — Альдабра
 Theridion clypeatellum Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Theridion cochise Levi, 1963 — США
 Theridion cochrum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion cocosense Strand, 1906 — Коста-Рика
 Theridion coenosum Thorell, 1887 — Мьянма
 Theridion cohni Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion coldeniae Baert & Maelfait, 1986 — Галапагоссы
 Theridion comstocki Berland, 1920 — Восточная Африка
 Theridion confusum O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Theridion contreras Levi, 1959 — Мексика
 Theridion convexellum Roewer, 1942 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Theridion convexisternum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion corcyraeum Brignoli, 1984 — Корфу
 Theridion costaricaense Levi, 1963 — Коста-Рика до Венесуэлы
 Theridion cowlesae Levi, 1957 — США
 Theridion coyoacan Levi, 1959 — Мексика
 Theridion cruciferum Urquhart, 1886 — Новая Зеландия
 Theridion crucum Levi, 1959 — Мексика
 Theridion cuspulatum Schmidt & Krause, 1998 — Кабо-Верде
 Theridion cuyutlan Levi, 1963 — Мексика
 Theridion cynicum Gertsch & Mulaik, 1936 — США, Мексика
 Theridion cyprusense Wunderlich, 2011 — Кипр
 Theridion dafnense Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion darolense Strand, 1906 — Эфиопия
 Theridion davisorum Levi, 1959 — Мексика
 Theridion dayongense Zhu, 1998 — Китай
 Theridion decemmaculatum Thorell, 1890 — Суматра
 Theridion decemperlatum (Simon, 1889) — Мадагаскар
 Theridion dedux O. P.-Cambridge, 1904 — Южная Африка
 Theridion delicatum O. P.-Cambridge, 1904 — Южная Африка
 Theridion derhami Simon, 1895 — Сьерра-Леоне, Габон, Биоко
 Theridion desertum Ponomarev, 2008 — Казахстан
 Theridion diadematum Chrysanthus, 1963 — Новая Гвинея
 Theridion dianiphum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion differens Emerton, 1882 — США, Канада
 Theridion dilucidum Simon, 1897 — Коста-Рика до Венесуэлы, Вест-Индия
 Theridion dilutum Levi, 1957 — США, Мексика
 Theridion dividuum Gertsch & Archer, 1942 — США
 Theridion dominica Levi, 1963 — Доминикана
 Theridion dreisbachi Levi, 1959 — Мексика
 Theridion dubium Bradley, 1877 — Новая Гвинея
 Theridion dukouense Zhu, 1998 — Китай
 Theridion dulcineum Gertsch & Archer, 1942 — США
 Theridion durbanicum Lawrence, 1947 — Южная Африка
 Theridion ecuadorense Levi, 1963 — Эквадор
 Theridion electum (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика
 Theridion elegantissimum Roewer, 1942 — Тайвань
 Theridion elevatum Thorell, 1881 — Квинсленд
 Theridion elisabethae Roewer, 1951 — Мексика
 Theridion elli Sedgwick, 1973 — Чили
 Theridion ellicottense Dobyns & Bond, 1996 — США
 Theridion emertoni Berland, 1920 — Восточная Африка
 Theridion epiense Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Theridion eremum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion eugeni Roewer, 1942 — Биоко
 Theridion evexum Keyserling, 1884 — Мексика, Вест-Индия до Бразилии
 Theridion excavatum F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала
 Theridion exlineae Levi, 1963 — Эквадор, Перу
 Theridion expallidatum O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Theridion familiare O. P.-Cambridge, 1871 — Палеарктика
 Theridion fastosum Keyserling, 1884 — Эквадор, Перу
 Theridion fatuhivaense Berland, 1933 — Маркизские острова
 Theridion femorale Thorell, 1881 — Квинсленд
 Theridion femoratissimum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion fernandense Simon, 1907 — Биоко
 Theridion filum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion flabelliferum Urquhart, 1887 — Новая Зеландия
 Theridion flavonotatum Becker, 1879 — США, Куба
 Theridion flavoornatum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion fornicatum Simon, 1884 — Судан
 Theridion frio Levi, 1959 — Мексика
 Theridion frizzellorum Levi, 1963 — Колумбия, Эквадор, Венесуэла
 Theridion frondeum Hentz, 1850 — США, Багамы
 Theridion fruticum Simon, 1890 — Йемен
 Theridion furfuraceum Simon, 1914 — Франция, Алжир, Сирия
 Theridion fuscodecoratum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion fuscomaculatum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion fuscum Franganillo, 1930 — Куба
 Theridion gabardi Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Theridion galerum Levi, 1959 — Панама
 Theridion gekkonicum Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion geminipunctum Chamberlin, 1924 — США, Мексика
 Theridion genistae Simon, 1873 — Западная Средиземноморье до Узбекистана
 Theridion gertschi Levi, 1959 — США, Мексика
 Theridion gibbum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion giraulti Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion glaciale Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Theridion glaucescens Becker, 1879 — США, Канада
 Theridion glaucinum Simon, 1881 — Франция
 Theridion goodnightorum Levi, 1957 — США, Мексика
 Theridion gracilipes Urquhart, 1889 — Новая Зеландия
 Theridion grallator Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion gramineum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion grammatophorum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion grandiosum Levi, 1963 — Перу
 Theridion grecia Levi, 1959 — Мексика до Венесуэлы
 Theridion gyirongense Hu & Li, 1987 — Китай
 Theridion hainenense Zhu, 1998 — Китай
 Theridion haleakalense Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion hannoniae Denis, 1944 — Европа, Северная Африка, Турция, Мадейра, Канарские Острова
 Theridion harmsi Wunderlich, 2011 — Португалия, Испания, Франция, Мальорка
 Theridion hartmeyeri Simon, 1908 — Западная Австралия
 Theridion hassleri Levi, 1963 — Гаити
 Theridion hebridisianum Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Theridion helena Wunderlich, 2011 — Крит
 Theridion helophorum Thorell, 1895 — Ява
 Theridion hemerobium Simon, 1914 — США, Канада, Европа, Турция
 Theridion hermonense Levy, 1991 — Тунис, Израиль
 Theridion hewitti Caporiacco, 1949 — Эфиопия
 Theridion hidalgo Levi, 1957 — США, Мексика
 Theridion hierichonticum Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion hispidum O. P.-Cambridge, 1898 — Мексика, Вест-Индия до Парагвая
 Theridion histrionicum Thorell, 1875 — Балканы
 Theridion hondurense Levi, 1959 — Гондурас
 Theridion hopkinsi Berland, 1929 — Самоа
 Theridion hotanense Zhu & Zhou, 1993 — Китай
 Theridion huanuco Levi, 1963 — Перу
 Theridion hufengense Tang, Yin & Peng, 2005 — Китай
 Theridion hui Zhu, 1998 — Китай
 Theridion humboldti Levi, 1967 — Перу
 Theridion hummeli Schenkel, 1936 — Китай
 Theridion hupingense Yin, 2012 — Китай
 Theridion idiotypum Rainbow, 1917 — Южная Австралия
 Theridion illecebrosum Simon, 1886 — Сенегал
 Theridion impegrum Keyserling, 1886 — Бразилия
 Theridion impressithorax Simon, 1895 — Филиппины
 Theridion incanescens Simon, 1890 — Египт, Йемен
 Theridion incertissimum (Caporiacco, 1954) — Французская Гвиана, Бразилия
 Theridion incertum O. P.-Cambridge, 1885 — Индия
 Theridion incomtum (O. P.-Cambridge, 1896) — Гватемала
 Theridion inconspicuum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion indicum Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Theridion innocuum Thorell, 1875 — Россия, Украина
 Theridion inquinatum Thorell, 1878 — Мьянма, Сингапур, Amboina
 Theridion inquinatum continentale Strand, 1907 — Китай
 Theridion insignitarse Simon, 1907 — Габон
 Theridion intritum (Bishop & Crosby, 1926) — США
 Theridion iramon Levi, 1963 — Колумбия, Эквадор
 Theridion ischagosum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion isorium Levi, 1963 — Перу
 Theridion istokpoga Levi, 1957 — США до Панамы
 Theridion italiense Wunderlich, 1995 — Италия, Румыния
 Theridion jordanense Levy & Amitai, 1982 — Египт, Израиль
 Theridion kambalum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion karamayense Zhu, 1998 — Китай
 Theridion kauaiense Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion kawea Levi, 1957 — США, Мексика
 Theridion kibonotense Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Theridion kiliani Muller & Heimer, 1990 — Колумбия
 Theridion kobrooricum Strand, 1911 — Ару
 Theridion kochi Roewer, 1942 — Самоа
 Theridion kollari Doleschall, 1852 — Австрия
 Theridion kraepelini Simon, 1905 — Ява
 Theridion kraussi Marples, 1957 — Фиджи
 Theridion lacticolor Berland, 1920 — Кения, Йемен, Мадагаскар
 Theridion laevigatum Blackwall, 1870 — Италия
 Theridion lago Levi, 1963 — Эквадор
 Theridion lamperti Strand, 1906 — Эфиопия
 Theridion lanceatum Zhang & Zhu, 2007 — Китай
 Theridion lapidicola Kulczynski, 1887 — Италия
 Theridion latisternum Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Theridion lawrencei Gertsch & Archer, 1942 — США
 Theridion leechi Gertsch & Archer, 1942 — США, Канада
 Theridion leguiai Chamberlin, 1916 — Колумбия, Перу
 Theridion lenzianum Strand, 1907 — Южная Африка
 Theridion leones Levi, 1959 — Мексика
 Theridion leucophaeum Simon, 1905 — Индия
 Theridion leve Blackwall, 1877 — Сейшеллы
 Theridion leviorum Gertsch & Riechert, 1976 — США
 Theridion liaoyuanense (Zhu & Yu, 1982) — Китай
 Theridion limatum Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion limitatum L. Koch, 1872 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Theridion linaresense Levi, 1963 — Чили
 Theridion linzhiense Hu, 2001 — Китай
 Theridion llano Levi, 1957 — США
 Theridion logan Levi & Patrick, 2013 — США
 Theridion lomirae Roewer, 1938 — Новая Гвинея
 Theridion longicrure Marples, 1956 — Новая Зеландия
 Theridion longiductum Liu & Peng, 2012 — Китай
 Theridion longihirsutum Strand, 1907 — Китай
 Theridion longioembolia Liu & Peng, 2012 — Китай
 Theridion longipalpum Zhu, 1998 — Китай, Корея
 Theridion longipedatum Roewer, 1942 — Колумбия
 Theridion longipili Seo, 2004 — Корея
 Theridion ludekingi Thorell, 1890 — Ява
 Theridion ludius Simon, 1880 — Малайзия до Австралии, Новая Каледония
 Theridion lumabani Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion luteitarse Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Theridion macei Simon, 1895 — Конго
 Theridion machu Levi, 1963 — Перу
 Theridion macropora Tang, Yin & Peng, 2006 — Китай
 Theridion macuchi Levi, 1963 — Эквадор
 Theridion maculiferum Roewer, 1942 — Занзибар
 Theridion magdalenense Muller & Heimer, 1990 — Колумбия
 Theridion maindroni Simon, 1905 — Индия
 Theridion makotoi Yoshida, 2009 — Япония
 Theridion malagaense Wunderlich, 2011 — Испания, Италия
 Theridion manjithar Tikader, 1970 — Индия
 Theridion manonoense Marples, 1955 — Самоа
 Theridion maranum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion maron Levi, 1963 — Парагвай
 Theridion martini Levi, 1959 — Мексика
 Theridion mataafa Marples, 1955 — Самоа
 Theridion mauense Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion mauiense Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion mehlum Roberts, 1983 — Альдабра
 Theridion melanoplax Schmidt & Krause, 1996 — Канарские Острова
 Theridion melanoprorum Thorell, 1895 — Мьянма
 Theridion melanoprorum orientale Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion melanostictum O. P.-Cambridge, 1876 — Средиземноморье, Альдабра, Сейшеллы, Китай, Япония, Полинезия, США, Канада, Гаити
 Theridion melanurum Hahn, 1831 — Голарктика, Азорские острова
 Theridion melinum Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion mendozae Berland, 1933 — Маркизские острова
 Theridion meneghettii Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion metabolum Chamberlin & Ivie, 1936 — Панама
 Theridion metator Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Theridion michelbacheri Levi, 1957 — США
 Theridion micheneri Levi, 1963 — Панама
 Theridion minutissimum Keyserling, 1884 — Панама, Перу
 Theridion minutulum Thorell, 1895 — Мьянма
 Theridion miserum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion modestum (Simon, 1894) — Шри-Ланка
 Theridion molliculum Thorell, 1899 — Камерун
 Theridion mollissimum L. Koch, 1872 — Австралия, Самоа
 Theridion monzonense Levi, 1963 — Перу
 Theridion mortuale Simon, 1908 — Западная Австралия
 Theridion morulum O. P.-Cambridge, 1898 — США, Мексика
 Theridion murarium Emerton, 1882 — Северная Америка
 Theridion musivivoides Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Theridion musivivum Schmidt, 1956 — Канарские Острова
 Theridion myersi Levi, 1957 — США, Мексика, Ямайка
 Theridion mystaceum L. Koch, 1870 — Палеарктика
 Theridion mysteriosum Schmidt, 1971 — Эквадор
 Theridion nadleri Levi, 1959 — Тринидад
 Theridion nagorum Roberts, 1983 — Альдабра
 Theridion nasinotum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion nasutum Wunderlich, 1995 — Сардиния
 Theridion necijaense Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion negebense Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion neomexicanum Banks, 1901 — США, Канада
 Theridion neshamini Levi, 1957 — США
 Theridion nigriceps Keyserling, 1891 — Бразилия
 Theridion nigroannulatum Keyserling, 1884 — Эквадор, Перу
 Theridion nigroplagiatum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion nigropunctulatum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion nigrosacculatum Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion nilgherinum Simon, 1905 — Индия
 Theridion niphocosmum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion niveopunctatum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion niveum O. P.-Cambridge, 1898 — Мексика
 Theridion nivosum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion nodiferum Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Theridion nojimai Yoshida, 1999 — Китай, Япония
 Theridion nudum Levi, 1959 — Мексика, Панама
 Theridion oatesi Thorell, 1895 — Мьянма
 Theridion obscuratum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion ochreolum Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion octoferum Strand, 1909 — Южная Африка
 Theridion odoratum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion omiltemi Levi, 1959 — Мексика, Гватемала
 Theridion onticolum Levi, 1963 — Перу
 Theridion opolon Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion opuntia Levi, 1963 — Мексика
 Theridion orgea (Levi, 1967) — Бразилия
 Theridion orlando (Archer, 1950) — США
 Theridion osprum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion oswaldocruzi Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion otsospotum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion palanum Roberts, 1983 — Альдабра
 Theridion palgongense Paik, 1996 — Корея
 Theridion pallidulum Roewer, 1942 — Восточная Африка
 Theridion pallasi Ponomarev, 2007 — Россия
 Theridion palmgreni Marusik & Tsellarius, 1986 — Финляндия, Польша, Эстония, Россия
 Theridion pandani Simon, 1895 — Cambodia
 Theridion panganii Caporiacco, 1947 — Танзания
 Theridion paraense Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion parvulum Blackwall, 1870 — Сицилия
 Theridion parvum Keyserling, 1884 — Перу
 Theridion patrizii Caporiacco, 1933 — Ливия
 Theridion pelaezi Levi, 1963 — Мексика
 Theridion pennsylvanicum Emerton, 1913 — США, Канада
 Theridion perkinsi Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion pernambucum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion perpusillum Simon, 1885 — Малайзия
 Theridion petraeum L. Koch, 1872 — Голарктика
 Theridion petrunkevitchi Berland, 1920 — Восточная Африка
 Theridion phaeostomum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion pictum (Walckenaer, 1802) — Голарктика
 Theridion pierre Levi & Patrick, 2013 — США
 Theridion pigrum Keyserling, 1886 — Бразилия
 Theridion pilatum Urquhart, 1893 — Тасмания
 Theridion piligerum Frauenfeld, 1867 — Никобарские острова
 Theridion piliphilum Strand, 1907 — Южная Африка
 Theridion pinastri L. Koch, 1872 — Палеарктика
 Theridion pinguiculum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion pinicola Simon, 1873 — Корсика, Марокко, Алжир, Тунис
 Theridion pires Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion piriforme Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Theridion plaumanni Levi, 1963 — Венесуэла, Бразилия
 Theridion plectile Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion plumipes Hasselt, 1882 — Суматра
 Theridion pluviale Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion poecilum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion porphyreticum Urquhart, 1889 — Новая Зеландия
 Theridion positivum Chamberlin, 1924 — США, Вест-Индия до Парагвая
 Theridion posticatum Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion postmarginatum Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion praeclusum Tullgren, 1910 — Танзания
 Theridion praemite Simon, 1907 — Сьерра-Леоне
 Theridion praetextum Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion praetextum concolor Simon, 1900 — Гавайи
 Theridion prominens Blackwall, 1870 — Италия
 Theridion proximum Lawrence, 1964 — Южная Африка
 Theridion puellae Locket, 1980 — Коморские острова
 Theridion pulanense Hu, 2001 — Китай
 Theridion pumilio Urquhart, 1886 — Новая Зеландия
 Theridion punctipes Emerton, 1924 — США, Мексика
 Theridion punicapunctatum Urquhart, 1891 — Новая Зеландия
 Theridion punongpalayum Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Theridion purcelli O. P.-Cambridge, 1904 — Остров Святой Елены, Южная Африка
 Theridion pyramidale L. Koch, 1867 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Theridion pyrenaeum Denis, 1944 — Испания, Франция, Андорра
 Theridion qingzangense Hu, 2001 — Китай
 Theridion quadratum (O. P.-Cambridge, 1882) — Шри-Ланка, Суматра
 Theridion quadrilineatum Lenz, 1886 — Мадагаскар
 Theridion quadripapulatum Thorell, 1895 — Мьянма
 Theridion quadripartitum Keyserling, 1891 — Бразилия
 Theridion rabuni Chamberlin & Ivie, 1944 — США, Багамы
 Theridion rafflesi Simon, 1899 — Суматра
 Theridion rampum Levi, 1963 — Перу, Венесуэла
 Theridion ravum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion reinhardti Charitonov, 1946 — Узбекистан
 Theridion resum Levi, 1959 — Панама
 Theridion retreatense Strand, 1909 — Южная Африка
 Theridion retrocitum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion rhodonotum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion ricense Levi, 1959 — Пуэрто-Рико
 Theridion rossi Levi, 1963 — Перу
 Theridion rostriferum Simon, 1895 — Западная Африка
 Theridion rothi Levi, 1959 — Мексика
 Theridion rubiginosum Keyserling, 1884 — Бразилия
 Theridion rubrum (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Theridion rurrenabaque Levi, 1963 — Боливия
 Theridion ruwenzoricola Strand, 1913 — Центральная Африка
 Theridion saanichum Chamberlin & Ivie, 1947 — США, Канада, Аляска
 Theridion sabinjonis Strand, 1913 — Центральная Африка
 Theridion sadani Monga & Singh, 1989 — Индия
 Theridion samoense Berland, 1929 — Самоа
 Theridion sanctum Levi, 1959 — Мексика
 Theridion sangzhiense Zhu, 1998 — Китай
 Theridion sardis Chamberlin & Ivie, 1944 — США
 Theridion saropus Thorell, 1887 — Мьянма
 Theridion schlingeri Levi, 1963 — Перу
 Theridion schrammeli Levi, 1963 — Мексика
 Theridion sciaphilum Benoit, 1977 — Остров Святой Елены
 Theridion semitinctum Simon, 1914 — Испания, Франция, Италия, Balearic is.
 Theridion senckenbergi Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion septempunctatum Berland, 1933 — Маркизские острова
 Theridion serpatusum Guan & Zhu, 1993 — Китай
 Theridion sertatum Simon, 1909 — Вьетнам
 Theridion setiferum Roewer, 1942 — Мьянма
 Theridion setosum L. Koch, 1872 — Квинсленд, Новые Гебриды, Самоа, Новая Каледония
 Theridion setum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion sibiricum Marusik, 1988 — Россия, Монголия
 Theridion sinaloa Levi, 1959 — Мексика
 Theridion soaresi Levi, 1963 — Бразилия, Парагвай
 Theridion societatis Berland, 1934 — Таити
 Theridion solium Benoit, 1977 — Остров Святой Елены
 Theridion spinigerum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion spinitarse O. P.-Cambridge, 1876 — Северная Африка, Саудовская Аравия, Йемен
 Theridion spinosissimum Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Theridion squalidum Urquhart, 1886 — Новая Зеландия
 Theridion stamotum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion stannardi Levi, 1963 — Мексика
 Theridion strepitus Peck & Shear, 1987 — Галапагоссы
 Theridion striatum Keyserling, 1884 — Бразилия
 Theridion styligerum F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика, Гватемала
 Theridion subitum O. P.-Cambridge, 1885 — Индия
 Theridion submirabile Zhu & Song, 1993 — Китай, Корея
 Theridion submissum Gertsch & Davis, 1936 — США, Мексика, Багамы, Ямайка
 Theridion subpingue Simon, 1908 — Западная Австралия
 Theridion subplaumanni Liu & Peng, 2012 — Китай
 Theridion subradiatum Simon, 1901 — Малайзия
 Theridion subrotundum Keyserling, 1891 — Бразилия
 Theridion subvittatum Simon, 1889 — Индия
 Theridion sulawesiense Marusik & Penney, 2005 — Сулавеси
 Theridion swarczewskii Wierzbicki, 1902 — Азербайджан
 Theridion taegense Paik, 1996 — Корея
 Theridion tahitiae Berland, 1934 — Таити
 Theridion tamerlani Roewer, 1942 — Мьянма
 Theridion tayrona Muller & Heimer, 1990 — Колумбия
 Theridion tebanum Levi, 1963 — Венесуэла
 Theridion teliferum Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Theridion tenellum C. L. Koch, 1841 — Греция
 Theridion tengchongensis Liu & Peng, 2012 — Китай
 Theridion tenuissimum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion teresae Levi, 1963 — Тринидад, Бразилия
 Theridion tessellatum Thorell, 1899 — Камерун
 Theridion teutanoides Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion thalia Workman, 1878 — Мьянма
 Theridion theridioides (Keyserling, 1890) — Китай, Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Theridion thorelli L. Koch, 1865 — Новый Южный Уэльс
 Theridion tigrae Esyunin & Efimik, 1996 — Россия
 Theridion tikaderi Patel, 1973 — Индия
 Theridion timpanogos Levi, 1957 — США
 Theridion tinctorium Keyserling, 1891 — Бразилия
 Theridion t-notatum Thorell, 1895 — Мьянма, Малайзия, Сингапур
 Theridion todinum Simon, 1880 — Новая Каледония
 Theridion topo Levi, 1963 — Эквадор
 Theridion torosum Keyserling, 1884 — Перу
 Theridion trahax Blackwall, 1866 — Африка
 Theridion transgressum Petrunkevitch, 1911 — США, Мексика
 Theridion trepidum O. P.-Cambridge, 1898 — Мексика до Панамы
 Theridion triangulare Franganillo, 1936 — Куба
 Theridion trifile Simon, 1907 — Западная, Восточная Африка
 Theridion trigonicum Thorell, 1890 — Суматра, Ява
 Theridion tristani Levi, 1959 — Коста-Рика
 Theridion triviale Thorell, 1881 — Австралия
 Theridion trizonatum Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion tubicola Doleschall, 1859 — Ява, Молуккские острова, Новая Гвинея
 Theridion turanicum Charitonov, 1946 — Узбекистан
 Theridion turrialba Levi, 1959 — Коста-Рика
 Theridion uber Keyserling, 1884 — Бразилия
 Theridion uhligi Martin, 1974 — Европа
 Theridion umbilicus Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion uncatum F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Theridion undatum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion undulanotum Roewer, 1942 — Новые Гебриды
 Theridion urnigerum Thorell, 1898 — Мьянма
 Theridion ursoi Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Theridion urucum Levi, 1963 — Бразилия
 Theridion usitum Strand, 1913 — Центральная Африка
 Theridion utcuyacu Levi, 1963 — Перу
 Theridion valleculum Levi, 1959 — Панама
 Theridion vallisalinarum Levy & Amitai, 1982 — Израиль
 Theridion vanhoeffeni Strand, 1909 — Южная Африка
 Theridion varians Hahn, 1833 — Голарктика
 Theridion varians cyrenaicum Caporiacco, 1933 — Ливия
 Theridion varians melanotum Strand, 1907 — Германия
 Theridion varians rusticum Simon, 1873 — Западная Средиземноморье
 Theridion ventricosum Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Theridion vespertinum Levy, 1985 — Израиль
 Theridion viridanum Urquhart, 1887 — Новая Зеландия
 Theridion volubile Keyserling, 1884 — Венесуэла, Эквадор, Перу
 Theridion vosseleri Strand, 1907 — Восточная Африка
 Theridion vossi Strand, 1907 — Камерун
 Theridion vossioni Simon, 1884 — Судан
 Theridion vulvum Levi, 1959 — Панама
 Theridion weberi Thorell, 1892 — Сингапур
 Theridion weyrauchi Levi, 1963 — Перу
 Theridion whitcombi Sedgwick, 1973 — Чили
 Theridion wiehlei Schenkel, 1938 — Испания, Франция, Алжир
 Theridion workmani Thorell, 1887 — Мьянма
 Theridion xianfengense Zhu & Song, 1992 — Китай, Тайвань
 Theridion yani Zhu, 1998 — Китай
 Theridion yuma Levi, 1963 — США
 Theridion yunnanense Schenkel, 1963 — Китай
 Theridion zantholabio Urquhart, 1886 — Новая Зеландия
 Theridion zebra Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridion zebrinum Zhu, 1998 — Китай
 Theridion zekharya Levy, 2007 — Израиль
 Theridion zhangmuense Hu, 2001 — Китай
 Theridion zhaoi Zhu, 1998 — Китай
 Theridion zhoui Zhu, 1998 — Китай
 Theridion zonarium Keyserling, 1884 — Перу
 Theridion zonatum Eydoux & Souleyet, 1841 — Неизвестно
 Theridion zonulatum Thorell, 1890 — Суматра

Theridula 
Theridula Emerton, 1882
 Theridula aelleni (Hubert, 1970) — Испания, Тунис
 Theridula albonigra Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridula albonigra vittata Caporiacco, 1949 — Кения
 Theridula casas Levi, 1954 — Мексика
 Theridula emertoni Levi, 1954 — США, Канада
 Theridula faceta (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика, Гватемала
 Theridula gonygaster (Simon, 1873) — Повсеместно
 Theridula huberti Benoit, 1977 — Остров Святой Елены
 Theridula iriomotensis Yoshida, 2001 — Япония
 Theridula multiguttata Keyserling, 1886 — Бразилия
 Theridula nigerrima (Petrunkevitch, 1911) — Эквадор, Перу
 Theridula opulenta (Walckenaer, 1841) — Повсеместно
 Theridula perlata Simon, 1889 — Мадагаскар
 Theridula puebla Levi, 1954 — Мексика, Панама
 Theridula pulchra Berland, 1920 — Восточная Африка
 Theridula sexpupillata Mello-Leitao, 1941 — Бразилия
 Theridula theriella Strand, 1907 — Мадагаскар
 Theridula zhangmuensis Hu, 2001 — Китай

Thwaitesia 
Thwaitesia O. P.-Cambridge, 1881
 Thwaitesia affinis O. P.-Cambridge, 1882 — Панама до Парагвая
 Thwaitesia algerica Simon, 1895 — Алжир
 Thwaitesia argentata Thorell, 1890 — Суматра
 Thwaitesia argenteoguttata (Tullgren, 1910) — Танзания
 Thwaitesia argenteosquamata (Lenz, 1891) — Мадагаскар
 Thwaitesia argentiopunctata (Rainbow, 1916) — Квинсленд
 Thwaitesia aureosignata (Lenz, 1891) — Мадагаскар
 Thwaitesia bracteata (Exline, 1950) — Тринидад, Колумбия до Парагвая
 Thwaitesia dangensis Patel & Patel, 1972 — Индия
 Thwaitesia glabicauda Zhu, 1998 — Китай
 Thwaitesia inaurata (Vinson, 1863) — Реюньон
 Thwaitesia margaritifera O. P.-Cambridge, 1881 — Индия, Шри-Ланка, Китай, Вьетнам
 Thwaitesia meruensis (Tullgren, 1910) — Танзания
 Thwaitesia nigrimaculata Song, Zhang & Zhu, 2006 — Китай
 Thwaitesia nigronodosa (Rainbow, 1912) — Квинсленд
 Thwaitesia phoenicolegna Thorell, 1895 — Мьянма, Вьетнам
 Thwaitesia pulcherrima Butler, 1882 — Мадагаскар
 Thwaitesia rhomboidalis Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея
 Thwaitesia scintillans Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Thwaitesia simoni (Keyserling, 1884) — Бразилия
 Thwaitesia spinicauda Thorell, 1895 — Мьянма
 Thwaitesia splendida Keyserling, 1884 — Панама до Венесуэлы
 Thwaitesia turbinata Simon, 1903 — Сьерра-Леоне

Thymoites 
Thymoites Keyserling, 1884
 Thymoites aloitus Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites amprus Levi, 1964 — Панама
 Thymoites anicus Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites anserma Levi, 1964 — Колумбия
 Thymoites banksi (Bryant, 1948) — Гаити
 Thymoites bellissimus (L. Koch, 1879) — Швеция, Финляндия, Россия, Китай
 Thymoites bogus (Levi, 1959) — Панама
 Thymoites boneti (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites boquete (Levi, 1959) — Мексика до Панамы
 Thymoites bradti (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites camano (Levi, 1957) — США
 Thymoites cancellatus Mello-Leitao, 1943 — Аргентина
 Thymoites caracasanus (Simon, 1895) — Гватемала до Эквадора
 Thymoites chiapensis (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites chickeringi (Levi, 1959) — Панама
 Thymoites chikunii (Yoshida, 1988) — Япония
 Thymoites chopardi (Berland, 1920) — Восточная Африка
 Thymoites confraternus (Banks, 1898) — Мексика до Перу
 Thymoites corus (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites crassipes Keyserling, 1884 — Перу
 Thymoites cravilus Marques & Buckup, 1992 — Бразилия
 Thymoites delicatulus (Levi, 1959) — Мексика до Венесуэлы
 Thymoites ebus Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites elongatus Peng, Yin & Hu, 2008 — Китай
 Thymoites expulsus (Gertsch & Mulaik, 1936) — США, Мексика, Куба, Ямайка
 Thymoites gertrudae Muller & Heimer, 1990 — Колумбия
 Thymoites gibbithorax (Simon, 1894) — Венесуэла
 Thymoites guanicae (Petrunkevitch, 1930) — Мексика, Большие Антильские острова
 Thymoites illudens (Gertsch & Mulaik, 1936) — США до Колумбии
 Thymoites ilvan Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites incachaca Levi, 1964 — Боливия
 Thymoites indicatus (Banks, 1929) — Никарагуа до Панамы
 Thymoites ipiranga Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites iritus Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites levii Gruia, 1973 — Куба
 Thymoites lobifrons (Simon, 1894) — Венесуэла
 Thymoites lori Levi, 1964 — Перу
 Thymoites luculentus (Simon, 1894) — Мексика до Панамы, Сент-Винсент
 Thymoites machu Levi, 1967 — Перу
 Thymoites maderae (Gertsch & Archer, 1942) — США до Панама
 Thymoites maracayensis Levi, 1964 — Венесуэла, Бразилия
 Thymoites marxi (Crosby, 1906) — США, Мексика
 Thymoites matachic (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites melloleitaoni (Bristowe, 1938) — Бразилия
 Thymoites minero Roth, 1992 — США
 Thymoites minnesota Levi, 1964 — США, Канада
 Thymoites mirus Levi, 1964 — Бразилия
 Thymoites missionensis (Levi, 1957) — США до Коста-Рики
 Thymoites nentwigi Yoshida, 1994 — Кракатау
 Thymoites nevada Muller & Heimer, 1990 — Колумбия
 Thymoites notabilis (Levi, 1959) — Панама
 Thymoites oleatus (L. Koch, 1879) — Голарктика
 Thymoites orilla (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites pallidus (Emerton, 1913) — США, Вест-Индия до Венесуэлы
 Thymoites palo Levi, 1967 — Бразилия
 Thymoites peruanus (Keyserling, 1886) — Перу
 Thymoites piarco (Levi, 1959) — Тринидад, Бразилия
 Thymoites pictipes (Banks, 1904) — США
 Thymoites praemollis (Simon, 1909) — Вьетнам
 Thymoites prolatus (Levi, 1959) — Панама
 Thymoites promatensis Lise & Silva, 2009 — Бразилия
 Thymoites puer (Mello-Leitao, 1941) — Мексика, Бразилия, Аргентина
 Thymoites ramon Levi, 1964 — Перу
 Thymoites rarus (Keyserling, 1886) — Бразилия
 Thymoites reservatus (Levi, 1959) — Панама
 Thymoites sanctus (Chamberlin, 1916) — Перу
 Thymoites sarasota (Levi, 1957) — США
 Thymoites sclerotis (Levi, 1957) — США, Мексика
 Thymoites simla (Levi, 1959) — Тринидад
 Thymoites simplex (Bryant, 1940) — Куба
 Thymoites struthio (Simon, 1895) — Венесуэла
 Thymoites stylifrons (Simon, 1894) — Панама, Венесуэла, Сент-Винсент
 Thymoites subtilis (Simon, 1894) — Занзибар
 Thymoites trisetaceus Peng, Yin & Griswold, 2008 — Китай
 Thymoites ulleungensis (Paik, 1991) — Корея
 Thymoites unimaculatus (Emerton, 1882) — США, Канада
 Thymoites unisignatus (Simon, 1894) — Колумбия, Венесуэла
 Thymoites urubamba Levi, 1967 — Перу
 Thymoites verus (Levi, 1959) — Мексика
 Thymoites villarricaensis Levi, 1964 — Парагвай
 Thymoites vivus (O. P.-Cambridge, 1899) — Коста-Рика
 Thymoites wangi Zhu, 1998 — Китай
 Thymoites yaginumai Yoshida, 1995 — Япония

Tidarren 
Tidarren Chamberlin & Ivie, 1934
 Tidarren aethiops Knoflach & van Harten, 2006 — Конго
 Tidarren afrum Knoflach & van Harten, 2006 — Камерун, Уганда
 Tidarren apartiolum Knoflach & van Harten, 2006 — Мадагаскар
 Tidarren argo Knoflach & van Harten, 2001 — Йемен, Чад
 Tidarren circe Knoflach & van Harten, 2006 — Намибия
 Tidarren cuneolatum (Tullgren, 1910) — Кабо-Верде, Канарские Острова, Африка, Йемен
 Tidarren dasyglossa Knoflach & van Harten, 2006 — Мадагаскар
 Tidarren dentigerum Knoflach & van Harten, 2006 — Йемен
 Tidarren ephemerum Knoflach & van Harten, 2006 — Мадагаскар
 Tidarren gracile Knoflach & van Harten, 2006 — Йемен
 Tidarren griswoldi Knoflach & van Harten, 2006 — Камерун
 Tidarren haemorrhoidale (Bertkau, 1880) — США до Аргентины
 Tidarren horaki Knoflach & van Harten, 2006 — Мадагаскар
 Tidarren konrad Knoflach & van Harten, 2006 — Йемен
 Tidarren lanceolatum Knoflach & van Harten, 2006 — Конго
 Tidarren levii Schmidt, 1957 — Конго
 Tidarren mixtum (O. P.-Cambridge, 1896) — Мексика до Коста-Рики
 Tidarren obtusum Knoflach & van Harten, 2006 — Мадагаскар
 Tidarren perplexum Knoflach & van Harten, 2006 — Камерун, Конго
 Tidarren scenicum (Thorell, 1899) — Камерун, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Южная Африка
 Tidarren sheba Knoflach & van Harten, 2006 — Йемен
 Tidarren sisyphoides (Walckenaer, 1841) — США до Аргентины, Вест-Индия
 Tidarren ubickorum Knoflach & van Harten, 2006 — Южная Африка
 Tidarren usambara Knoflach & van Harten, 2006 — Танзания

Tomoxena 
Tomoxena Simon, 1895
 Tomoxena alearia (Thorell, 1890) — Ява, Суматра
 Tomoxena dives Simon, 1895 — Индия
 Tomoxena flavomaculata Simon, 1895 — Суматра

Wamba 
Wamba O. P.-Cambridge, 1896
 Wamba congener O. P.-Cambridge, 1896 — США, Вест-Индия до Бразилии
 Wamba crispulus (Simon, 1895) — от Канады до Бразилии, Вест-Индия
 Wamba panamensis (Levi, 1959) — Панама, Эквадор

Wirada 
Wirada Keyserling, 1886
 Wirada araucaria Lise, Silva & Bertoncello, 2009 — Бразилия
 Wirada punctata Keyserling, 1886 — Венесуэла, Эквадор, Перу
 Wirada sigillata Lise, Silva & Bertoncello, 2009 — Бразилия
 Wirada tijuca Levi, 1967 — Бразилия
 Wirada tovarensis Simon, 1895 — Венесуэла

Yaginumena 
Yaginumena Yoshida, 2002
 Yaginumena castrata (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Yaginumena maculosa (Yoshida & Ono, 2000) — Азербайджан, Абхазия, Япония
 Yaginumena mutilata (Bosenberg & Strand, 1906) — Корея, Япония

Yoroa 
Yoroa Baert, 1984
 Yoroa clypeoglandularis Baert, 1984 — Новая Гвинея
 Yoroa taylori Harvey & Waldock, 2000 — Квинсленд

Yunohamella 
Yunohamella Yoshida, 2007
 Yunohamella lyrica (Walckenaer, 1841) — Голарктика
 Yunohamella subadulta (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Корея, Япония
 Yunohamella takasukai Yoshida, 2012 — Ява
 Yunohamella yunohamensis (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Корея, Япония

Zercidium 
Zercidium Benoit, 1977
 Zercidium helenense Benoit, 1977 — Остров Святой Елены

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

T